Цей список є списком видів двокрилих комах (Diptera), спостережених на території Польщі. В Польщі зареєстровано 6873 видів двокрилих.

Довговусі (Nematocera)

Anisopodidae 

У Польщі відомо 5 видів:
 Mycetobia pallipes
 Sylvicola cincta
 Sylvicola fenestralis 
 Sylvicola fuscata
 Sylvicola punctata

Athericidae 

У Польщі зафіксовано 3 види:
 Atherix ibis 
 Atherix marginata
 Atrichops crassipes

Комарі-товстоніжки (Bibionidae) 

Спостерігалось 20 видів:

 Bibio clavipes
 Bibio femoratus
 Bibio ferruginalis
 Bibio fulvipes
 Bibio hortulanus
 Bibio johannis
 Bibio lanigerus
 Bibio leucopterus
 Bibio marci 
 Bibio nigriventris
 Bibio pomonae
 Bibio reticulatus
 Bibio varipes
 Bibio venosus
 Dilophus antipedalis
 Dilophus febrilis
 Dilophus femoratus
 Dilophus humeralis
 Dilophus neglectus
 Penthetria funebris
</div>

Blephariceridae 

В країні відомо 6 видів:

 Blepharicera fasciata
 Liponeura brevirostris
 Liponeura cinerascens
 Liponeura cordata
 Liponeura minor
 Liponeura vimmeri

Болітофіліди (Bolitophilidae) 

Спостерігалось 16 видів:
 Bolitophila basicornis
 Bolitophila bimaculata
 Bolitophila cinerea
 Bolitophila dubia
 Bolitophila edwardsiana
 Bolitophila fumida
 Bolitophila glabrata
 Bolitophila hybrida
 Bolitophila maculipennis
 Bolitophila nigrolineata
 Bolitophila occlusa
 Bolitophila pseudohybrida
 Bolitophila rectangulata
 Bolitophila rossica
 Bolitophila saundersi
 Bolitophila tenella

Canthyloscelidae 
У Польщі спостерігалося 2 види:
 Hyperoscelis eximia
 Synneuron annulipes

Галиці (Cecidomyiidae) 

В Польщі відомо 463 види:

 Acodiplosis inulae
 Ametrodiplosis auripes
 Ametrodiplosis thalictricola
 Anabremia bellevoyei
 Anabremia viciae
 Anisostephus betulinum
 Aphidoletes abietis
 Aphidoletes aphidimyza
 Aphidoletes thompsoni
 Aphidoletes urticariae
 Apiomyia bergenstammi
 Aprionus spiniger
 Arnoldiola libera
 Arnoldiola margaritae
 Arnoldiola quercus
 Aschistonyx carpinicolus
 Asphondylia baudysi
 Asphondylia cytisi
 Asphondylia echii
 Asphondylia ervi
 Asphondylia genistae
 Asphondylia hornigi
 Asphondylia lathyri
 Asphondylia melanopus
 Asphondylia miki
 Asphondylia ononidus
 Asphondylia prunorum
 Asphondylia sarothamni
 Asphondylia verbasci
 Asynapta cerealis
 Asynapta laricis
 Asynapta longicollis
 Asynapta pectoralis
 Asynapta phragmatis
 Asynapta strobi
 Bayeria capitigena
 Bayeria erysimi
 Bayeria salicariae
 Bayeria thymicola
 Brachyneurina xylophila
 Bryocrypta indubitata
 Bryomyia bergrothi
 Bryomyia cambrica
 Camptomyia abnormis
 Camptomyia antennata
 Camptomyia corticalis
 Camptomyia flavocinerea
 Camptomyia fulva
 Camptomyia multinoda
 Camptomyia spinifera
 Camptomyia szadziewskii
 Camptomyia ulmicola
 Campylomyza dilatata
 Campylomyza flavipes
 Campylomyza pallipes
 Catocha latipes
 Cecidomyia pini
 Claspettomyia chrysanthemi
 Claspettomyia montana
 Claspettomyia niveitarsis
 Clinodiplosis botularia
 Clinodiplosis cilicrus
 Contarinia acerplicans
 Contarinia acrocecis
 Contarinia aequalis
 Contarinia anthobia
 Contarinia arrhenatheri
 Contarinia artemisiae
 Contarinia baeri
 Contarinia ballotae
 Contarinia barbichei
 Contarinia campanulae
 Contarinia carpini
 Contarinia coryli
 Contarinia corylina
 Contarinia craccae
 Contarinia fagi
 Contarinia festucae
 Contarinia geicola
 Contarinia heraclei
 Contarinia helianthemi
 Contarinia hypochoreidis
 Contarinia jaapi
 Contarinia jacobae
 Contarinia lolii
 Contarinia loti
 Contarinia lysimachiae
 Contarinia marchali
 Contarinia medicaginis 
 Contarinia melanocera
 Contarinia merceni
 Contarinia nasturtii — комарик черенковий
 Contarinia nicolayi
 Contarinia petioli
 Contarinia pilosellae
 Contarinia pisi
 Contarinia poae
 Contarinia polygonati
 Contarinia pustulans
 Contarinia pyrivora — галиця плодова грушева
 Contarinia quercina
 Contarinia quinquenotata
 Contarinia rhamni
 Contarinia ribis
 Contarinia sambuci
 Contarinia schlechtendaliana
 Contarinia scrophulariae
 Contarinia sorbi
 Contarinia steini
 Contarinia tiliarum
 Contarinia tragopogonis
 Contarinia tremulae
 Contarinia tritici
 Coquillettomyia caricis
 Coquillettomyia lobata
 Coquillettomyia umida
 Craneiobia corni
 Cystiphora leontodontis
 Cystiphora sanguinea
 Cystiphora schmidti
 Cystiphora sonchi
 Cystiphora taraxaci
 Dasineura acrophila
 Dasineura affinis
 Dasineura albipennis
 Dasineura alopecuri
 Dasineura alpestris
 Dasineura aparines
 Dasineura armoraciae
 Dasineura asperulae
 Dasineura astragalorum
 Dasineura auritae
 Dasineura autumnalis
 Dasineura bayeri
 Dasineura berteroae
 Dasineura bistortae
 Dasineura brassicae
 Dasineura capsulae
 Dasineura cardaminis
 Dasineura clausilia
 Dasineura clavifex
 Dasineura crataegi
 Dasineura daphnes
 Dasineura deletrix
 Dasineura dubiosa
 Dasineura engstfeldi
 Dasineura epilobii
 Dasineura festucae
 Dasineura filicina
 Dasineura fraxinea
 Dasineura fraxini
 Dasineura fructum
 Dasineura galiicola
 Dasineura glechomae
 Dasineura gleditchiae
 Dasineura glyciphylli
 Dasineura harrisoni
 Dasineura heterobia
 Dasineura hygrophila
 Dasineura hyperici
 Dasineura ignorata
 Dasineura irregularis
 Dasineura iteobia
 Dasineura iteophila
 Dasineura kellneri
 Dasineura kiefferiana
 Dasineura lamii
 Dasineura lathyricola
 Dasineura leguminicola
 Dasineura lithospermi
 Dasineura loewiana
 Dasineura lotharingiae
 Dasineura lupulinae
 Dasineura mali
 Dasineura marginemtorquens
 Dasineura medicaginis
 Dasineura myosotidis
 Dasineura myrtilli
 Dasineura nielseni
 Dasineura papaveris
 Dasineura phyteumatis
 Dasineura pierreana
 Dasineura pierrei
 Dasineura plicatrix
 Dasineura poae
 Dasineura populeti
 Dasineura potentillae
 Dasineura praticola
 Dasineura pteridicola
 Dasineura pustulans
 Dasineura pyri
 Dasineura ranunculi
 Dasineura repentis
 Dasineura ribis
 Dasineura rosaria 
 Dasineura saliciperda
 Dasineura salicis
 Dasineura sanguisorbae
 Dasineura schulzei
 Dasineura silvestris
 Dasineura silvicola
 Dasineura similis
 Dasineura sisymbrii
 Dasineura socialis
 Dasineura sodalis
 Dasineura spadicea
 Dasineura stellariae
 Dasineura strumosa
 Dasineura subpatula
 Dasineura symphyti
 Dasineura terminalis
 Dasineura tetensi
 Dasineura thomasi
 Dasineura thomasiana
 Dasineura tiliae
 Dasineura tortilis
 Dasineura tortrix
 Dasineura traili
 Dasineura trifolii
 Dasineura ulmaria
 Dasineura urticae
 Dasineura viciae
 Didactylomyia longimana
 Didymomyia tiliae
 Diodaulus linariae
 Diodaulus traili
 Dirhiza lateritia
 Drisina glutinosa
 Geocrypta braueri
 Geocrypta galii
 Geocrypta trachelii
 Gephyraulus raphanistri
 Giraudiella inclusa
 Haplodiplosis marginata
 Haplusia palpata
 Harmandia cavernosa
 Harmandia globuli
 Harmandia populi
 Harmandia pustulans
 Harmandia tremulae
 Hartigiola annulipes 
 Heteropeza pygmaea
 Holobremia lignicola
 Holoneurus defectus
 Hybolasioptera cerealis
 Hybolasioptera fasciata
 Hygrodiplosis vaccinii
 Isogynandromyia terricola
 Iteomyia capreae
 Jaapiella alpina
 Jaapiella bryoniae
 Jaapiella cirsiicola
 Jaapiella clethrophila
 Jaapiella cucubali
 Jaapiella dittrichi
 Jaapiella floriperda
 Jaapiella genisticola
 Jaapiella hedickei
 Jaapiella jaapiana
 Jaapiella loticola
 Jaapiella medicaginis
 Jaapiella rubicundula
 Jaapiella scabiosae
 Jaapiella schmidti
 Jaapiella thalictri
 Jaapiella vacciniorum
 Jaapiella veronicae
 Jaapiella volvens
 Janetiella lemeei
 Janetiella siskiyou
 Janetiella thymi
 Janetiella tuberculi
 Kaltenbachiola strobi
 Karschomyia abnormis
 Karschomyia marikovskii
 Kiefferia pericarpiicola
 Kiefferiola panteli
 Lasioptera argentata
 Lasioptera arundinis
 Lasioptera auricincta
 Lasioptera calamagrostidis
 Lasioptera carophila
 Lasioptera eryngii
 Lasioptera francoisi
 Lasioptera rubi
 Lathyromyza schlechtendali
 Lauthia spinigerella
 Ledomyia lepida
 Lestodiplosis anthemidis
 Lestodiplosis fascipennis
 Lestodiplosis guttata
 Lestodiplosis holstei
 Lestodiplosis liviae
 Lestodiplosis pavonia
 Lestodiplosis polypori
 Lestodiplosis pulchella
 Lestremia cinerea
 Lestremia leucophaea
 Loewiola centaureae
 Macrodiplosis dryobia
 Macrodiplosis volvens
 Macrolabis buhri
 Macrolabis floricola
 Macrolabis heraclei
 Macrolabis hieracii
 Macrolabis holostea
 Macrolabis lamii
 Macrolabis lonicerae
 Macrolabis luceti
 Macrolabis pilosellae
 Macrolabis podagrariae
 Macrolabis ruebsaameni
 Macrolabis saliceti
 Macrolabis stellariae
 Mamaevia vysineki
 Massalongia rubra
 Mayetiola avenae
 Mayetiola destructor — муха гессенська
 Mayetiola hellwigi
 Mayetiola lanceolatae
 Mayetiola poae
 Mayetiola radicifica
 Microlasioptera flexuosa
 Micromya lucorum
 Mikiola fagi 
 Mikomya coryli
 Misospatha campestris
 Monardia toxicodendri
 Monarthropalpus flavus
 Monepidosis pectinata
 Monobremia subterranea
 Monodiplosis liebeli
 Mycodiplosis kraussei
 Mycophila speyeri
 Neomikiella lychnidis
 Nikandria brevitarsis
 Obolodiplosis robiniae
 Octodiplosis glyceriae
 Odontodiplosis abdominalis
 Odontodiplosis longiforceps
 Odontodiplosis punctiventris
 Oligotrophus juniperinus
 Oligotrophus panteli
 Oligotrophus schmidti
 Ozirhincus longicollis
 Ozirhincus millefolii
 Ozirhincus tanaceti
 Paradiplosis abietis
 Parepidosis arcuata
 Parepidosis argentifera
 Peromyia albicornis
 Peromyia kiefferiana
 Peromyia ramosa
 Phegomyia fagicola
 Physemocecis hartigi
 Placochela nigripes
 Planetella cornuta
 Planetella extrema
 Planetella fischeri
 Planetella gallarum
 Planetella grandis
 Planetella granifex
 Planetella producta
 Plemeliella abietina
 Plemeliella betulicola
 Porricondyla aurantiaca
 Porricondyla colpodioides
 Porricondyla dilatata
 Porricondyla distiguenda
 Porricondyla fragilis
 Porricondyla hypoxantha
 Porricondyla leucopeza
 Porricondyla longipes
 Porricondyla nigripennis
 Porricondyla pubescens
 Porricondyla rostellata
 Porricondyla sericata
 Pseudepidosis lunaris
 Pseudepidosis trifida
 Putoniella pruni
 Resseliella dizygomyzae
 Resseliella ingrica
 Resseliella oculiperda
 Resseliella piceae
 Resseliella ribis
 Resseliella skuhravyorum
 Resseliella tenuis
 Resseliella theobaldi
 Rhopalomyia artemisiae
 Rhopalomyia baccarum
 Rhopalomyia chrysanthemi
 Rhopalomyia foliorum
 Rhopalomyia millefolii
 Rhopalomyia ptarmicae
 Rhopalomyia syngenesiae
 Rhopalomyia tanaceticola
 Rhopalomyia tubifex
 Rondaniola bursaria
 Schistoneurus impressus
 Schizomyia galiorum
 Schmidtiella gemmarum
 Semudobia betulae
 Sitodiplosis mosellana
 Stomatosema obscura
 Taxomyia taxi
 Tetraneuromyia hirticornis
 Thecodiplosis brachyntera
 Thurauia aquatica
 Tricholaba trifolii
 Trotteria galii
 Trotteria obtusa
 Trotteria umbelliferarum
 Wachtiella niebleri
 Wachtiella persicariae
 Wachtiella riparia
 Wachtiella rosarum
 Wachtiella stachydis
 Winnertzia globifera
 Winnertzia lugubris
 Winnertzia populicola
 Winnertzia salicis
 Winnertzia tridens
 Xylodiplosis nigritarsis
 Xylopriona atra
 Zeuxidiplosis giardi
 Zygobia carpini
 Zygobia ruebsaameni
</div>

Мокреці (Ceratopogonidae) 

У Польщі зареєстровано 213 видів мокреців:

 Allohela tesselata
 Alluaudomyia quadripunctata
 Atrichopogon aethiops
 Atrichopogon alveolatus
 Atrichopogon appendiculatus
 Atrichopogon avastensis
 Atrichopogon bargaensis
 Atrichopogon brunnipes
 Atrichopogon flavolineatus
 Atrichopogon forcipatus
 Atrichopogon fusculus
 Atrichopogon fuscus
 Atrichopogon infuscus
 Atrichopogon longicalcar
 Atrichopogon longiserra
 Atrichopogon lucorum
 Atrichopogon meloesugans
 Atrichopogon minutus
 Atrichopogon oedemerarum
 Atrichopogon orbicularis
 Atrichopogon pavidus
 Atrichopogon pollinivorus
 Atrichopogon rostratus
 Atrichopogon silesiacus
 Atrichopogon singularis
 Atrichopogon transversalis
 Beltranmyia circumscriptus
 Beltranmyia manchuriensis
 Beltranmyia salinarius
 Bezzia affinis
 Bezzia albicornis
 Bezzia annulipes
 Bezzia bicolor
 Bezzia circumdata
 Bezzia coracina
 Bezzia diagramma
 Bezzia elongata
 Bezzia flavicornis
 Bezzia kazlauskasi
 Bezzia leucogaster
 Bezzia nobilis
 Bezzia ornata
 Bezzia rhynchostylata
 Bezzia rubiginosa
 Bezzia signata
 Bezzia solstitialis
 Bezzia winnertziana
 Brachypogon babiogorensis
 Brachypogon beskidicus
 Brachypogon bialoviesicus
 Brachypogon carpathicus
 Brachypogon hudjakovi
 Brachypogon incompletus
 Brachypogon nitidulus
 Brachypogon nivens
 Brachypogon perpusillus
 Brachypogon silecis
 Brachypogon sociabilis
 Brachypogon vitosus
 Brachypogon zavoicus
 Ceratopogon communis
 Ceratopogon lacteipennis
 Ceratopogon niveipennis
 Ceratopogon romanicus
 Clinohelea unimaculata
 Culicoides abchazicus
 Culicoides achrayi
 Culicoides albicans
 Culicoides cameroni
 Culicoides chiopterus
 Culicoides circumscriptus
 Culicoides clastrieri
 Culicoides clintoni
 Culicoides comosioculatus
 Culicoides delta
 Culicoides dewulfi
 Culicoides duddingstoni
 Culicoides fascipennis
 Culicoides festivipennis
 Culicoides flavipulicaris
 Culicoides furcillatus
 Culicoides griseidorsum
 Culicoides grisescens
 Culicoides heliophilus
 Culicoides impunctatus
 Culicoides jurensis
 Culicoides kibunensis
 Culicoides maritimus
 Culicoides minutissimus
 Culicoides nubeculosus
 Culicoides obsoletus
 Culicoides pallidicornis
 Culicoides pictipennis
 Culicoides pseudoheliophilus
 Culicoides pulicaris
 Culicoides punctatus
 Culicoides reconditus
 Culicoides riethi
 Culicoides scoticus
 Culicoides segnis
 Culicoides simulator
 Culicoides slovacus
 Culicoides sphagnumensis
 Culicoides stigma
 Culicoides subfasciipennis
 Culicoides tauricus
 Culicoides ustinovi
 Culicoides vexans
 Culicoides vidourlensis
 Culicoides zhogolevi
 Dasyhelea arenivaga
 Dasyhelea bifida
 Dasyhelea corinneae
 Dasyhelea flavifrons
 Dasyhelea flaviscutellata
 Dasyhelea flaviventris
 Dasyhelea holosericea
 Dasyhelea kyrenica
 Dasyhelea leptocladus
 Dasyhelea lucida
 Dasyhelea lugensis
 Dasyhelea luteiventris
 Dasyhelea modesta
 Dasyhelea neobifurcata
 Dasyhelea notata
 Dasyhelea pallidiventris
 Dasyhelea thienemanni
 Dasyhelea turanicola
 Dasyhelea turficola
 Dasyhelea unguistylus
 Forcipomyia acidicola
 Forcipomyia alacris
 Forcipomyia bipunctata
 Forcipomyia borealis
 Forcipomyia brevipennis
 Forcipomyia ciliata
 Forcipomyia costata
 Forcipomyia fuliginosa
 Forcipomyia glauca
 Forcipomyia hygrophila
 Forcipomyia kaltenbachi
 Forcipomyia knockensis
 Forcipomyia litoraurea
 Forcipomyia monilicornis
 Forcipomyia murina
 Forcipomyia nigra
 Forcipomyia nigrans
 Forcipomyia pallida
 Forcipomyia palustris
 Forcipomyia phlebotomides
 Forcipomyia pulchrithorax
 Forcipomyia sahariensis
 Forcipomyia sibirica
 Forcipomyia squamigera
 Forcipomyia sphagnophila
 Forcipomyia tenuis
 Forcipomyia titillans
 Forcipomyia tonnoiri
 Forcipomyia velox
 Kolenohelea calcarata
 Macropeza albitarsis
 Mallochohelea inermis
 Mallochohelea munda
 Mallochohelea nitida
 Mallochohelea setigera
 Monoculicoides algecirensis
 Monoculicoides longicollis
 Monoculicoides nubeculosus
 Monoculicoides parroti
 Monoculicoides riethi
 Monoculicoides stigma
 Palpomyia armipes
 Palpomyia brachialis
 Palpomyia distincta
 Palpomyia flavipes
 Palpomyia infuscata
 Palpomyia lineata
 Palpomyia nigripes
 Palpomyia praeusta
 Palpomyia rufipes
 Palpomyia serripes
 Palpomyia spinipes
 Palpomyia tinctipennis
 Probezzia seminigra
 Schizohelea leucopeza
 Serromyia atra
 Serromyia femorata
 Serromyia ledicola
 Serromyia morio
 Serromyia rufitarsis
 Serromyia subinermis
 Serromyia tecta
 Sphaeromias candidatus
 Sphaeromias fasciatus
 Sphaeromias pictus
 Stilobezzia gracilis
 Stilobezzia ochracea
</div>

Перистовусі комарі (Chaoboridae) 

У Польщі відомо 7 видів:

 Chaoborus alpinus
 Chaoborus crystallinus
 Chaoborus flavicans
 Chaoborus obscuripes
 Chaoborus pallidus
 Mochlonyx culiciformis
 Mochlonyx martinii

Дзвінцеві (Chironomidae) 

У Польщі відомо близько 440 видів:

 Ablabesmyia longistyla
 Ablabesmyia monilis
 Ablabesmyia phatta
 Ablabesmyia rufa
 Ablabesmyia strigilfera
 Acricotopus lucens
 Anatopynia plumipes
 Apsectrotanypus trifascipennis
 Beckidia zabolotzkyi
 Boreoheptagyia legeri
 Boreoheptagyia monticola
 Brillia bifida
 Brillia longifurca
 Bryophaenocladius dentatus
 Bryophaenocladius muscicola
 Bryophaenocladius subvernalis
 Bryophaenocladius vernalis
 Camptocladius stercorarius
 Cardiocladius capucinus
 Cardiocladius fuscus
 Chaetocladius acuminatus
 Chaetocladius dissipatus
 Chaetocladius laminatus
 Chaetocladius perennis
 Chaetocladius piger
 Chaetocladius suecicus
 Chaetocladius vitellinus
 Chironomus albidus
 Chironomus annularius
 Chironomus anthracinus
 Chironomus aprilinus
 Chironomus cingulatus
 Chironomus dorsalis
 Chironomus latus
 Chironomus luridus
 Chironomus obtusidens
 Chironomus pallidicollis
 Chironomus pallidivittatus
 Chironomus pilicornis
 Chironomus plumosus 
 Chironomus prasinus
 Chironomus pseudothummi
 Chironomus riparius
 Chironomus salinarius
 Chironomus tentans
 Chironomus venustus
 Cladopelma fridmanae
 Cladopelma virescens
 Cladopelma viridula
 Cladotanytarsus atridorsus
 Cladotanytarsus cyrylae
 Cladotanytarsus difficilis
 Cladotanytarsus gedanicus
 Cladotanytarsus mancus
 Cladotanytarsus matthei
 Cladotanytarsus nigrovittatus
 Cladotanytarsus pallidus
 Cladotanytarsus teres
 Cladotanytarsus vanderwulpi
 Cladotanytarsus wexionensis
 Clinotanypus nervosus
 Clunio marinus
 Conchapelopia melanops
 Conchapelopia pallidula
 Corynocera ambigua
 Corynoneura antennalis
 Corynoneura carriana
 Corynoneura celeripes
 Corynoneura duodenaria
 Corynoneura fittkaui
 Corynoneura lobata
 Corynoneura scutellata
 Corynoneura vallidicornis
 Cricotopus albiforceps
 Cricotopus algarum
 Cricotopus annulator
 Cricotopus atriforceps
 Cricotopus bicinctus
 Cricotopus brevipalpis
 Cricotopus clavaticornis
 Cricotopus dubiosus
 Cricotopus ephippium
 Cricotopus festivellus
 Cricotopus fuscus
 Cricotopus grandipalpis
 Cricotopus intersectus
 Cricotopus latidentatus
 Cricotopus lygropis
 Cricotopus melanopus
 Cricotopus obnixus
 Cricotopus ornatus
 Cricotopus perniger
 Cricotopus pilitarsis
 Cricotopus pilosellus
 Cricotopus pulchripes
 Cricotopus similis
 Cricotopus subglaber
 Cricotopus sylvestris
 Cricotopus termulus
 Cricotopus tibialis
 Cricotopus triannulatus
 Cricotopus tricinctus
 Cricotopus trifasciatus
 Cricotopus vierriensis
 Cricotopus zavreli
 Cryptochironomus borysthenicus
 Cryptochironomus crassiforceps
 Cryptochironomus defectus
 Cryptochironomus forficula
 Cryptochironomus macropodus
 Cryptochironomus obreptans
 Cryptochironomus pararostratus
 Cryptochironomus rolli
 Cryptochironomus rostratus
 Cryptochironomus supplicans
 Cryptochironomus vytshegde
 Cryptotendipes holsatus
 Cryptotendipes nigronitens
 Demeijerea rufipes
 Demicryptochironomus vulneratus
 Diamesa bertrami
 Diamesa bohemani
 Diamesa dampfi
 Diamesa hamaticornis
 Diamesa incallida
 Diamesa insignipes
 Diamesa laticauda
 Diamesa latitarsis
 Diamesa nowickiana
 Diamesa starmach
 Diamesa steinboecki
 Diamesa thomasi
 Diamesa tonsa
 Diamesa vaillanti
 Dicrotendipes lobiger
 Dicrotendipes nervosus
 Dicrotendipes pulsus
 Dicrotendipes tritomus
 Diplocladius cultriger
 Dolichopelma pusillum
 Dratnalia potamophylaxi
 Einfeldia carbonaria
 Einfeldia dissidens
 Einfeldia pagana
 Endochironomus albipennis
 Endochironomus dispar
 Endochironomus impar
 Endochironomus lepidus
 Endochironomus tendens
 Epoicocladius ephemerae
 Eukiefferella calvescens
 Eukiefferella verrali
 Eukiefferiella brevicalcar
 Eukiefferiella claripennis
 Eukiefferiella clypeata
 Eukiefferiella coerulescens
 Eukiefferiella cyanea
 Eukiefferiella devonica
 Eukiefferiella gracei
 Eukiefferiella ilkleyensis
 Eukiefferiella lobifera
 Eukiefferiella minor
 Eukiefferiella similis
 Eukiefferiella tirolensis
 Fleuria lacustris
 Glyptotendipes annulimanus
 Glyptotendipes anomalus
 Glyptotendipes barbipes
 Glyptotendipes cauliginellus
 Glyptotendipes foliicola
 Glyptotendipes glaucus
 Glyptotendipes imbecilis
 Glyptotendipes lobferus
 Glyptotendipes pallens
 Glyptotendipes paripes
 Glyptotendipes signatus
 Glyptotendipes viridis
 Guttipelopia guttipennis
 Gymnometriocnemus brumalis
 Gymnometriocnemus subnudus
 Halocladius variabilis
 Harnischia fuscimana
 Heleniella ornaticollis
 Heterotanytarsus apicalis
 Heterotrissocladius marcidus
 Hydrobaenus lugubris
 Hydrobaenus pilipes
 Kiefferulus tendipediformis
 Krenopelopia binotata
 Krenosmittia boreoalpina
 Krenosmittia camptophleps
 Larsia curticalcar
 Lasiodiamesa gracilis
 Lasiodiamesa sphagnicola
 Lauterborniella agrayloides
 Limnophyes asquamatus
 Limnophyes brevistylus
 Limnophyes difficilis
 Limnophyes exiguus
 Limnophyes habilis
 Limnophyes lanceolatus
 Limnophyes minimus
 Limnophyes paluster
 Limnophyes pentaplastus
 Limnophyes pseudoprolongatus
 Limnophyes pumilio
 Limnophyes rectinervis
 Limnophyes squamatus
 Limnophyes transcaucasicus
 Limnophyes tristylus
 Macropelopia adaucta
 Macropelopia nebulosa
 Macropelopia notata
 Metriocnemus albolineatus
 Metriocnemus antennalis
 Metriocnemus arcuatus
 Metriocnemus eurynotus
 Metriocnemus fuscipes
 Metriocnemus haesitans
 Metriocnemus hirticollis
 Metriocnemus micropelma
 Metriocnemus picipes
 Metriocnemus silesiacus
 Metriocnemus terrester
 Metriocnemus triangulfer
 Metriocnemus ursinus
 Microchironomus sinuosus
 Microchironomus tener
 Micropsectra apposita
 Micropsectra atrofasciata
 Micropsectra attenuata
 Micropsectra bidentata
 Micropsectra fusca
 Micropsectra groenlandica
 Micropsectra junci
 Micropsectra lindrothi
 Micropsectra notescens
 Micropsectra radialis
 Micropsectra recurvata
 Microtendipes chloris
 Microtendipes nielseni
 Microtendipes pedellus
 Microtendipes tarsalis
 Monodiamesa bathyphila
 Monopelopia tenuicalcar
 Nanocladius dichromus
 Nanocladius parvulus
 Nanocladius rectinervis
 Natarsia punctata
 Neozavrelia fuldensis
 Neozavrelia improvisa
 Neozavrelia luteola
 Nilotanypus dubius
 Odontomesa fulva
 Omisus rezvoi
 Orthocladius attenuatus
 Orthocladius bicuspis
 Orthocladius bifidus
 Orthocladius consobrinus
 Orthocladius corax
 Orthocladius frigidus
 Orthocladius fuscimanus
 Orthocladius fuscipes
 Orthocladius glabripennis
 Orthocladius lignicola
 Orthocladius oblidens
 Orthocladius paluster
 Orthocladius rhyacobius
 Orthocladius rivicola
 Orthocladius rivulorum
 Orthocladius rubicundus
 Orthocladius saxosus
 Orthocladius thienemanni
 Pagastiella orophila
 Parachironomus arcuatus
 Parachironomus biannulatus
 Parachironomus danicus
 Parachironomus frequens
 Parachironomus monochromus
 Parachironomus parilis
 Parachironomus swammerdami
 Parachironomus tenuicaudatus
 Parachironomus vitiosus
 Paracladius alpicola
 Paracladius conversus
 Paracladius triquetra
 Paracladopelma camptolabis
 Paracladopelma laminata
 Paracladopelma viridis
 Paracricotopus niger
 Parakiefferiella bathophila
 Parakiefferiella coronata
 Parakiefferiella gracillima
 Paralauterborniella nigrohalteralis
 Paralimnophyes hydrophilus
 Paralimnophyes longiseta
 Paramerina cingulata
 Paramerina divisa
 Parametriocnemus borealpinus
 Parametriocnemus stylatus
 Paraphaenocladius impensus
 Paraphaenocladius pseudoirritus
 Parapsectra nana
 Parapsectra styriaca
 Paratanytarsus austriacus
 Paratanytarsus bituberculatus
 Paratanytarsus dimorphis
 Paratanytarsus dissimilis
 Paratanytarsus grimmii
 Paratanytarsus inopertus
 Paratanytarsus intricatus
 Paratanytarsus laccophilus
 Paratanytarsus laetipes
 Paratanytarsus lauterborni
 Paratanytarsus natvigi
 Paratanytarsus tenellulus
 Paratanytarsus tenuis
 Paratendipes albimanus
 Paratendipes nigrimanus
 Paratendipes plebeius
 Paratrichocladius rufiventris
 Paratrichocladius skirwithensis
 Phaenopsectra flavipes
 Phaenopsectra punctipes
 Polypedilum albicorne
 Polypedilum arundinetum
 Polypedilum bicrenatum
 Polypedilum convictum
 Polypedilum crenulosum
 Polypedilum cultellatum
 Polypedilum exsectum
 Polypedilum fulgidum
 Polypedilum integrum
 Polypedilum laetum
 Polypedilum nubeculosum
 Polypedilum pedestre
 Polypedilum pullum
 Polypedilum quadrimaculatum
 Polypedilum scalaenum
 Polypedilum sordens
 Polypedilum tritum
 Potthastia gaedii
 Potthastia longimana
 Procladius choreus
 Procladius cinereus
 Procladius culiciformis
 Procladius dimidiatus
 Procladius distans
 Procladius duodenarius
 Procladius flavifrons
 Procladius fulvus
 Procladius imicola
 Procladius longistylus
 Procladius lugens
 Procladius rufovittatus
 Procladius sagittalis
 Procladius signatus
 Procladius silesiacus
 Procladius squamiger
 Procladius tatrensis
 Prodiamesa olivacea
 Prodiamesa rufovittata
 Propsilocerus danubilis
 Propsilocerus lacustris
 Protanypus morio
 Psectrocladius barbimanus
 Psectrocladius calcaratus
 Psectrocladius heptameris
 Psectrocladius limbatellus
 Psectrocladius obvius
 Psectrocladius paludicola
 Psectrocladius psilopterus
 Psectrocladius silesiacus
 Psectrocladius simulans
 Psectrocladius sordidellus
 Psectrocladius turfaceus
 Psectrocladius zetterstedti
 Psectrotanypus varius
 Pseudochironomus prasinatus
 Pseudodiamesa arctica
 Pseudodiamesa branickii
 Pseudokiefferiella parva
 Pseudorthocladius curtistylus
 Pseudosmittia gracilis
 Pseudosmittia longicrus
 Pseudosmittia trilobata
 Rheocricotopus chalybeatus
 Rheocricotopus effusus
 Rheocricotopus fuscipes
 Rheocricotopus glabricollis
 Rheopelopia ornata
 Rheosmittia languida
 Rheotanytarsus curtistylus
 Rheotanytarsus musicola
 Rheotanytarsus nigricauda
 Rheotanytarsus pentapoda
 Rheotanytarsus photophilus
 Rheotanytarsus reissi
 Rheotanytarsus ringei
 Robackia demeijerei
 Sergentia coracina
 Sergentia koschowi
 Sergentia longiventris
 Smittia aquatilis
 Smittia aterrima
 Smittia distans
 Smittia edwardsi
 Smittia fusciforceps
 Smittia heptatoma
 Smittia leucopogon
 Smittia nudipennis
 Smittia puripennis
 Smittia subaequalis
 Smittia superata
 Smittia trifoliata
 Smittia tritoma
 Smittia zavreli
 Stempellina almi
 Stempellina bausei
 Stempellina subglabripennis
 Stempellinella brevis
 Stempellinella edwardsi
 Stempellinella flavidula
 Stempellinella saltuum
 Stenochironomus gibbus
 Stictochironomus crassiforceps
 Stictochironomus maculipennis
 Stictochironomus pictulus
 Stictochironomus psammophilus
 Stictochironomus sticticus
 Sympotthastia heterodentata
 Sympotthastia zavreli
 Syndiamesa pubitarsis
 Syndiamesa serratosioi
 Synorthocladius semivirens
 Tanypus kraatzi
 Tanypus punctipennis
 Tanypus vilipennis
 Tanytarsus aberrans
 Tanytarsus bathophilus
 Tanytarsus brundini
 Tanytarsus buchonius
 Tanytarsus curticornis
 Tanytarsus debilis
 Tanytarsus dibranchius
 Tanytarsus dispar
 Tanytarsus ejuncidus
 Tanytarsus eminulus
 Tanytarsus excavatus
 Tanytarsus gibbosiceps
 Tanytarsus glabrescens
 Tanytarsus gracilentus
 Tanytarsus gregarius
 Tanytarsus heusdensis
 Tanytarsus inaequalis
 Tanytarsus lactescens
 Tanytarsus lestagei
 Tanytarsus lugens
 Tanytarsus medius
 Tanytarsus mendax
 Tanytarsus miriforceps
 Tanytarsus multipunctatus
 Tanytarsus nemorosus
 Tanytarsus niger
 Tanytarsus occultus
 Tanytarsus palettaris
 Tanytarsus pallidicornis
 Tanytarsus pseudolestagei
 Tanytarsus signatus
 Tanytarsus smolandicus
 Tanytarsus sylvaticus
 Tanytarsus usmaensis
 Tanytarsus verralli
 Tanytarsus volgensis
 Telmatogeton japonicus
 Thienemanniella aniforceps
 Thienemanniella clavicornis
 Thienemanniella longicornis
 Thienemanniella majuscula
 Thienemannimyia carnea
 Thienemannimyia geijskesi
 Thienemannimyia laeta
 Thienemannimyia lentiginosa
 Thienemannimyia vitellina
 Thienemanniola ploenensis
 Tribelos intextum
 Trissocladius brevipalpis
 Trissopelopia flavida
 Trissopelopia longimana
 Tvetenia bavarica
 Tvetenia calvescens
 Tvetenia discoloripes
 Tvetenia duodenaria
 Tvetenia verralli
 Virgatanytarsus arduennensis
 Xenochironomus xenolabis
 Xenopelopia falcigera
 Zalutschia mucronata
 Zalutschia potamophilus
 Zalutschia tatrica
 Zalutschia tornetraeskensis
 Zavrelia atrofasciata
 Zavrelia pentatoma
 Zavreliella marmorata
 Zavrelimyia barbatipes
 Zavrelimyia chirophora
 Zavrelimyia guatuorpunctata
 Zavrelimyia hirtimana
 Zavrelimyia melanura
 Zavrelimyia nubila
 Zavrelimyia subrecta
</div>

Комарі (Culicidae) 

У Польщі поширені 47 видів, з них:

 Aedes annullipes
 Aedes calophylla
 Aedes cantans
 Aedes caspius
 Aedes cinerus
 Aedes communis
 Aedes cyprinus
 Aedes detritus
 Aedes dianteus
 Aedes dorsalis
 Aedes flavescens
 Aedes geniculatus
 Aedes intrudens
 Aedes leucomelas
 Aedes nigrinus
 Aedes nigripes
 Aedes pullatus
 Aedes punctor
 Aedes riparius
 Aedes rossicus
 Aedes rusticus
 Aedes vexans
 Anopheles claviger
 Anopheles labranchiae
 Anopheles maculipennis — малярійний комар звичайний
 Anopheles plumbeus
 Culex modestus
 Culex pipiens — комар звичайний
 Culex territans
 Culiseta fumipennis
 Culiseta morsitans
 Culiseta silvestris
 Mansonia richardii
</div>

Cylindrotomidae 

У Польщі спостерігається 4 види:
 Cylindrotoma distinctissima
 Diogma glabrata
 Phalacrocera replicata
 Triogma trisulcata

Діадоцидієві грибні комарі (Diadocidiidae)

У Польщі відомо 3 види:
 Diadocidia ferruginosa
 Diadocidia spinulosa
 Diadocidia valida

Дитоміїди (Ditomyiidae)

У Польщі спостерігалось 3 види
 Ditomyia fasciata
 Ditomyia macroptera
 Symmerus annulatus

Земноводні комарі (Dixidae) 

Відомо 10 видів:

 Dixa maculata
 Dixa nebulosa
 Dixa puberula
 Dixa submaculata
 Dixella aestivalis
 Dixella amphibia
 Dixella autumnalis
 Dixella campinosica
 Dixella intrudens
 Dixella obscura

Keroplatidae (Keroplatidae) 

У Польщі відомо 39 видів:

 Asindulum nigrum
 Cerotelion humeralis
 Cerotelion lineatus
 Isoneuromyia semirufa
 Isoneuromyia vitripennis
 Keroplatus testaceus
 Macrocera alpicola
 Macrocera angulata
 Macrocera centralis
 Macrocera fasciata
 Macrocera fascipennis
 Macrocera lutea
 Macrocera maculata
 Macrocera nana
 Macrocera obscura
 Macrocera phalerata
 Macrocera pilosa
 Macrocera pumilio
 Macrocera stigma
 Macrocera stigmoides
 Macrocera vittata
 Macrorrhyncha flava
 Macrorrhyncha rostrata
 Neoplatyura flava
 Neoplatyura modesta
 Neoplatyura nigricauda
 Orfelia basalis
 Orfelia discoloria
 Orfelia fasciata
 Orfelia minima
 Orfelia nemoralis
 Orfelia nigricornis
 Orfelia pallida
 Orfelia unicolor
 Platyura marginata
 Pyratula zonata
 Rutylapa ruficornis
 Urytalpa atriceps
 Urytalpa ochracea
</div>

Limoniidae 

Відомо 218 видів:

 Achyrolimonia decemmaculata
 Achyrolimonia neonebulosa
 Adelphomyia punctum
 Antocha vitripennis
 Arctoconopa melampodia
 Atypophthalmus inustus
 Atypophthalmus machidai
 Austrolimnophila ochracea
 Austrolimnophila unica
 Cheilotrichia affinis
 Cheilotrichia cinerascens
 Cheilotrichia exigua
 Cheilotrichia imbuta
 Cheilotrichia neglecta
 Chionea araneoides
 Chionea botosaneanui
 Chionea lutescens
 Crypteria limnophiloides
 Dactylolabis denticulata
 Dactylolabis sexmaculata
 Dactylolabis transversa
 Dactylolabis wodzickii
 Dicranomyia autumnalis
 Dicranomyia caledonica
 Dicranomyia chorea
 Dicranomyia coeiana
 Dicranomyia conchifera
 Dicranomyia danica
 Dicranomyia didyma
 Dicranomyia distendens
 Dicranomyia frontalis
 Dicranomyia fusca
 Dicranomyia handrilschi
 Dicranomyia longipennis
 Dicranomyia luteipennis
 Dicranomyia mitis
 Dicranomyia modesta
 Dicranomyia morio
 Dicranomyia omissinervis
 Dicranomyia ornata
 Dicranomyia patens
 Dicranomyia sera
 Dicranomyia stigmatica
 Dicranomyia tristis
 Dicranomyia ventralis
 Dicranoptycha cinerascens
 Dicranoptycha fuscescens
 Dicranoptycha livescens
 Dicranoptycha paralivescens
 Discobola annulata
 Discobola cesarea
 Discobola parvispinula
 Elliptera omissa
 Ellipteroides lateralis
 Ellipteroides limbata
 Eloeophila apicata
 Eloeophila maculata
 Eloeophila miliaria
 Eloeophila mundata
 Eloeophila submarmorata
 Eloeophila trimaculata
 Eloeophila verralli
 Epiphragma ocellaris
 Erioconopa diuturna
 Erioconopa trivialis
 Erioptera bivittata
 Erioptera divisa
 Erioptera fossarum
 Erioptera fuscipennis
 Erioptera fusculenta
 Erioptera gemina
 Erioptera griseipennis
 Erioptera limbata
 Erioptera lutea
 Erioptera nigripalpis
 Erioptera sordida
 Euphylidorea aperta
 Euphylidorea fulvonervosa
 Euphylidorea lineola
 Euphylidorea phaeostigma
 Eutponia barbipes
 Gnophomyia lugubris
 Gnophomyia viridipennis
 Gonempeda flava
 Gonomyia abbreviata
 Gonomyia dentata
 Gonomyia lucidula
 Gonomyia simplex
 Gonomyia tenella
 Helius flavus
 Helius longirostris
 Helius pallirostris
 Hexatoma bicolor
 Hexatoma burmeisteri
 Hexatoma gaedi
 Hexatoma nubeculosa
 Hoplolabis areolata
 Hoplolabis mannheimsi
 Hoplolabis spinosa
 Hoplolabis subalpina
 Hoplolabis vicina
 Hoplolabis yezoana
 Idiocera jucunda
 Idioptera fasciata
 Idioptera pulchella
 Ilisia maculata
 Ilisia occoeata
 Limonia albifrons
 Limonia flavipes
 Limonia interjecta
 Limonia macrostigma
 Limonia nigropunctata
 Limonia nubeculosa
 Limonia phragmitidis
 Limonia stigma
 Limonia sylvicola
 Limonia taurica
 Limonia tripunctata
 Limonia trivittata
 Limnophila pictipennis
 Limnophila punctata
 Lipsothrix errans
 Lipsothrix remota
 Metalimnobia bifasciata
 Metalimnobia quadrimaculata
 Metalimnobia quadrinotata
 Molophilus appendiculatus
 Molophilus ater
 Molophilus bifidus
 Molophilus bihamatus
 Molophilus cinereifrons
 Molophilus corniger
 Molophilus curvatus
 Molophilus flavus
 Molophilus fluviatilis
 Molophilus griseus
 Molophilus lackschewitzianus
 Molophilus medius
 Molophilus niger
 Molophilus nodicornis
 Molophilus obscurus
 Molophilus occultus
 Molophilus ochraceus
 Molophilus ochrescens
 Molophilus pleuralis
 Molophilus priapus
 Molophilus propinquus
 Molophilus repentinus
 Molophilus scutellaris
 Molophilus serpentiger
 Molophilus strobnilianus
 Molophilus undulatus
 Molophilus variispinus
 Neolimnobia dumetorum
 Neolimnomyia batava
 Neolimnomyia filata
 Neolimnomyia nemoralis
 Neolimnophila carteri
 Neolimnophila placida
 Ormosia aciculata
 Ormosia albitibia
 Ormosia bifida
 Ormosia clavata
 Ormosia depilata
 Ormosia hederae
 Ormosia lineata
 Ormosia moravica
 Ormosia nodulosa
 Ormosia pseudosimilis
 Ormosia ruficauda
 Ormosia similis
 Paradelphomyia ecalcarata
 Paradelphomyia fuscula
 Paradelphomyia senilis
 Phylidorea abdominalis
 Phylidorea bicolor
 Phylidorea ferruginea
 Phylidorea glabricula
 Phylidorea nigricollis
 Phylidorea nigronotata
 Phylidorea squalens
 Phyllolabis macroura
 Pilaria decolor
 Pilaria discicollis
 Pilaria fuscipennis
 Pilaria meridiana
 Pilaria nigropunctata
 Prinolabis platyptera
 Psiloconopa pilipes
 Rhabdomastix hirticornis
 Rhabdomastix latea
 Rhabdomastix subparva
 Rhipidia duplicata
 Rhipidia maculata
 Rhipidia punctiplena
 Rhipidia uniseriata
 Rhypholophus fuscipennis
 Rhypholophus haemorrhoidialis
 Rhypholophus phryganopterus
 Rhypholophus varius
 Symplecta hybrida
 Symplecta stictica
 Tasiocera fuscescens
 Tasiocera jenkinsoni
 Tasiocera murino
</div>

Грибні комарики (Mycetophilidae) 

На території Польщі спостерігалося 391 видів:

 Acnemia longipess
 Acnemia nitidicollis
 Allodia alternans
 Allodia anglofennica
 Allodia barbata
 Allodia czernyi
 Allodia discoidea
 Allodia foliifera
 Allodia grata
 Allodia lugens
 Allodia lundstroemi
 Allodia ornaticollis
 Allodia pistillata
 Allodia silvatica
 Allodia triangularis
 Allodia truncata
 Allodiopsis cristata
 Allodiopsis domestica
 Allodiopsis dulica
 Allodiopsis gracilis
 Allodiopsis macrura
 Allodiopsis maculosa
 Allodiopsis pseudodomestica
 Allodiopsis rufilatera
 Allodiopsis rustica
 Anaclileia dispar
 Anatella aterrima
 Anatella ciliata
 Anatella gibba
 Anatella lenis
 Anatella longisetosa
 Anatella minuta
 Anatella setigera
 Anatella simpatica
 Anatella turi
 Apolephthisa subincana
 Azana anomala
 Boletina anderschi
 Boletina basalis
 Boletina birulai
 Boletina borealis
 Boletina brevicornis
 Boletina cincticornis
 Boletina dispecta
 Boletina dubia
 Boletina gripha
 Boletina griphoides
 Boletina lundstroemi
 Boletina moravica
 Boletina nigricans
 Boletina nigricoxa
 Boletina nigrofusca
 Boletina nitida
 Boletina pallidula
 Boletina plana
 Boletina rejecta
 Boletina sciarina
 Boletina silvatica
 Boletina trispinosa
 Boletina trivittata
 Boletina villosa
 Brachypeza obscura
 Brevicornu auriculatum
 Brevicornu crassicorne
 Brevicornu fissicauda
 Brevicornu foliatum
 Brevicornu fuscipenne
 Brevicornu griseicolle
 Brevicornu kingi
 Brevicornu luteum
 Brevicornu nigrofuscum
 Brevicornu obscurum
 Brevicornu proximum
 Brevicornu serenum
 Brevicornu sericoma
 Brevicornu verrali
 Clastobasis alternans
 Coelophthinia thoracica
 Coelosia flava
 Coelosia silvatica
 Coelosia tenella
 Coelosia truncata
 Cordyla brevicornis
 Cordyla crassicornis
 Cordyla fasciata
 Cordyla fissa
 Cordyla flaviceps
 Cordyla fusca
 Cordyla murina
 Cordyla nitens
 Cordyla nitidula
 Cordyla pusilla
 Cordyla semiflava
 Cordyla vitiosa
 Docosia fuscipes
 Docosia gilvipes
 Docosia moravica
 Docosia pallipes
 Docosia sciarina
 Dynatosoma cochleare
 Dynatosoma fuscicorne
 Dynatosoma majus
 Dynatosoma nigromaculatum
 Dynatosoma reciprocum
 Dynatosoma rufescens
 Dynatosoma thoracicum
 Ectrepesthoneura hirta
 Epicypta aterrima
 Epicypta nigrobasis
 Epicypta scatophora
 Exechia bicincta
 Exechia cincta
 Exechia confinis
 Exechia contaminata
 Exechia dizona
 Exechia dorsalis
 Exechia exigua
 Exechia festiva
 Exechia fusca
 Exechia lucidula
 Exechia lundstroemi
 Exechia maculipennis
 Exechia nigrofusca
 Exechia nigroscutellata
 Exechia nitidicollis
 Exechia papyracea
 Exechia parva
 Exechia parvula
 Exechia pseudocincta
 Exechia pseudofestiva
 Exechia repanda
 Exechia separata
 Exechia seriata
 Exechia spinigera
 Exechia spinuligera
 Exechia unifasciata
 Exechiopsis clypeata
 Exechiopsis crucigera
 Exechiopsis fimbriata
 Exechiopsis forcipata
 Exechiopsis indecisa
 Exechiopsis ingrica
 Exechiopsis intersecta
 Exechiopsis januari
 Exechiopsis lackschewitziana
 Exechiopsis leptura
 Exechiopsis magnicauda
 Exechiopsis pseudopulchella
 Exechiopsis subulata
 Gnoriste apicalis
 Gnoriste bilineata
 Grzegorzekia collaris
 Impleta consorta
 Leia bilineata
 Leia bimaculata
 Leia crucigera
 Leia cylindrica
 Leia fascipennis
 Leia picta
 Leia subfasciata
 Leia winthemi
 Leptomorphus walkeri
 Macrobrachinus kowarzii
 Manota unifurcata
 Megalopelma nigroclavatus
 Megophthalmidia crassicornis
 Monoclona atrata
 Monoclona rufilatera
 Monoclona silvatica
 Mycetophila abiecta
 Mycetophila adumbrata
 Mycetophila alea
 Mycetophila assimilis
 Mycetophila autumnalis
 Mycetophila biusta
 Mycetophila blanda
 Mycetophila bohemica
 Mycetophila caudata
 Mycetophila cingulum
 Mycetophila confluens
 Mycetophila confusa
 Mycetophila curviseta
 Mycetophila czizeki
 Mycetophila dentata
 Mycetophila distigma
 Mycetophila dziedzickii
 Mycetophila edwardsi
 Mycetophila evanida
 Mycetophila finlandica
 Mycetophila forcipata
 Mycetophila formosa
 Mycetophila fraterna
 Mycetophila fungorum
 Mycetophila gibbula
 Mycetophila gratiosa
 Mycetophila hetschkoi
 Mycetophila ichneumon
 Mycetophila idonea
 Mycetophila immaculata
 Mycetophila latea
 Mycetophila lapponica
 Mycetophila luctosa
 Mycetophila lunata
 Mycetophila magnicauda
 Mycetophila marginata
 Mycetophila morosa
 Mycetophila nebulosa
 Mycetophila nigrofusca
 Mycetophila ocellus
 Mycetophila ornata
 Mycetophila osten-sackeni
 Mycetophila pictula
 Mycetophila pumila
 Mycetophila rudis
 Mycetophila ruficollis
 Mycetophila scotica
 Mycetophila schnabli
 Mycetophila semifusca
 Mycetophila sigillata
 Mycetophila signata
 Mycetophila signatoides
 Mycetophila sordida
 Mycetophila spectabilis
 Mycetophila stolida
 Mycetophila strigata
 Mycetophila strigatoides
 Mycetophila stylata
 Mycetophila sumavica
 Mycetophila triangulata
 Mycetophila trinotata
 Mycetophila tuberosa
 Mycetophila unguiculata
 Mycetophila unicolor
 Mycetophila unipunctata
 Mycetophila vittipes
 Mycetophila v-nigrum
 Mycetophila xanthopyga
 Mycetophila zetterstedti
 Mycomya affinis
 Mycomya annulata
 Mycomya avala
 Mycomya bicolor
 Mycomya brunnea
 Mycomya cinerascens
 Mycomya circumdata
 Mycomya danielae
 Mycomya digitifera
 Mycomya dziedzickii
 Mycomya egregia
 Mycomya fasciata
 Mycomya fennica
 Mycomya fimbriata
 Mycomya flavicollis
 Mycomya karelica
 Mycomya levis
 Mycomya maculata
 Mycomya marginata
 Mycomya neohyalinata
 Mycomya nitida
 Mycomya occultans
 Mycomya ornata
 Mycomya pallida
 Mycomya paradentata
 Mycomya parva
 Mycomya pectinifera
 Mycomya penicillata
 Mycomya permixta
 Mycomya prominens
 Mycomya pulchella
 Mycomya ruficollis
 Mycomya siebecki
 Mycomya sigma
 Mycomya storai
 Mycomya tenuis
 Mycomya tridens
 Mycomya trilineata
 Mycomya trivittata
 Mycomya tumida
 Mycomya vittiventris
 Mycomya wankowiczii
 Mycomya winnertzi
 Neoempheria bimaculata
 Neoempheria lineola
 Neoempheria pictipennis
 Neoempheria striata
 Neuratelia nemoralis
 Paratinia sciarina
 Paleodocosia alpicola
 Paleodocosia janickii
 Phronia austriaca
 Phronia basalis
 Phronia biarcuata
 Phronia bicolor
 Phronia braueri
 Phronia cinarescens
 Phronia conformis
 Phronia cordata
 Phronia egregia
 Phronia exigua
 Phronia flavicollis
 Phronia flavipes
 Phronia forcipata
 Phronia forcipula
 Phronia fusciventris
 Phronia humeralis
 Phronia interstincta
 Phronia longaelamellata
 Phronia maculata
 Phronia nigricornis
 Phronia nitidiventris
 Phronia notata
 Phronia obtusa
 Phronia peculiaris
 Phronia persimilis
 Phronia petulans
 Phronia portschinskyi
 Phronia siebeckii
 Phronia sudetica
 Phronia sylvatica
 Phronia taczanowskii
 Phronia tenuis
 Phronia tieffi
 Phronia villistoni
 Phthinia humilis
 Phthinia winnertzi
 Platurocypta fumipennis
 Platurocypta punctum
 Platurocypta testata
 Polylepta guttiventris
 Pseudexechia trisignata
 Pseudexechia trivittata
 Pseudobrachypeza helvetica
 Pseudorymosia fovea
 Pseudorymosia optiva
 Rondaniella dimidiata
 Rymosia affinis
 Rymosia bifida
 Rymosia britteni
 Rymosia connexa
 Rymosia fasciata
 Rymosia placida
 Rymosia setiger
 Rymosia signatipes
 Rymosia spinipes
 Rymosia virens
 Saigusaia flaviventris
 Sceptonia concolor
 Sceptonia costata
 Sceptonia fumipes
 Sceptonia fuscipalpis
 Sceptonia membranacea
 Sceptonia nigra
 Sceptonia tenuis
 Sciophila cliftoni
 Sciophila fuliginosa
 Sciophila hirta
 Sciophila lutea
 Sciophila nigronitida
 Sciophila nitidula
 Sciophila quadriterga
 Sciophila quadriterga
 Speolepta leptogaster
 Synplasta excogitata
 Synplasta sintenisi
 Syntemna relicta
 Tarnania fenestralis
 Tarnania tarnanii
 Tetragoneura ambigua
 Tetragoneura sylvatica
 Trichonta apicalis
 Trichonta atricauda
 Trichonta conjugens
 Trichonta excisa
 Trichonta falcata
 Trichonta girschneri
 Trichonta hamata
 Trichonta melanura
 Trichonta obesa
 Trichonta perspicua
 Trichonta subfusca
 Trichonta submaculata
 Trichonta terminalis
 Trichonta venosa
 Trichonta vitta
 Trichonta vulcani
 Zygomyia flaviventis
 Zygomyia humeralis
 Zygomyia notata
 Zygomyia pictipennis
 Zygomyia valida
 Zygomyia vara
</div>

Pediciidae 

У Польщі поширені 30 видів:

 Dicranota bimaculata
 Dicranota brevicornis
 Dicranota exclusa
 Dicranota flammatra
 Dicranota gracilipes
 Dicranota lucidipennis
 Dicranota minuta
 Dicranota pallens
 Dicranota pavida
 Dicranota robusta
 Dicranota simulans
 Dicranota subtilis
 Pedicia littoralis
 Pedicia occulta
 Pedicia riedeli
 Pedicia rivosa 
 Pedicia straminea
 Pedicia zangheriana
 Pedicia zernyi
 Tricyphona immaculata
 Tricyphona livida
 Tricyphona schummeli
 Tricyphona unicolor
 Ula bolitophila
 Ula mollissima
 Ula sylvatica

</div>

Метелівкові (Psychodidae) 

У Польщі відомо 45 видів:

 Bazarella neglecta
 Bazarella subneglecta
 Berdeniella manicata
 Blepharicera fasciata
 Clytocerus ocellaris
 Liponeura brevirostris
 Liponeura cinerascens
 Liponeura cordata
 Liponeura minor
 Liponeura vimmeri
 Jungiella concors
 Jungiella longicornis
 Jungiella soleata
 Jungiella valachia
 Mormia niesiolowskii
 Panimerus albifacies
 Panimerus intellegus
 Panimerus niesiolowskii
 Panimerus notabilis
 Panimerus normia
 Panimerus similis
 Paramormia fratercula
 Paramormia polyacoidae
 Paramormia ustulata
 Pericoma blandula
 Pericoma diversa
 Pericoma exquisita
 Pericoma fallax
 Pericoma formosa
 Peripsychoda auriculata
 Peripsychoda fusca
 Philosepedon humeralis
 Psychoda albipennis
 Psychoda cinerea
 Psychoda parthenogenetica
 Psychoda phalaenoides
 Psychoda severini
 Psychoda surcoufi
 Saraiella carpatica
 Satchelliella canescens
 Satchelliella crispi
 Satchelliella cubitospinosa
 Satchelliella mutua
 Satchelliella nubila
 Satchelliella pilularia
 Satchelliella palustris
 Satchelliella trivialis
 Telmatoscopus incanus
 Telmatoscopus similis
 Telmatoscopus tristis
 Tinearia alternata
 Tonnoiriella nigricauda
 Ulomyia annulata
 Ulomyia fuliginosa
 Ulomyia ophicornis
</div>

Птихоптериди (Ptychopteridae) 

В Польщі поширені 9 видів:
 Ptychoptera albicans 
 Ptychoptera albimana
 Ptychoptera contaminata
 Ptychoptera handlirschi
 Ptychoptera lacustris
 Ptychoptera longicauda
 Ptychoptera minuta
 Ptychoptera paludosa
 Ptychoptera scutellaris
 Ptychoptera silvicola

Скатопсиди (Scatopsidae) 

У Польщі поширені 28 видів:

 Anapausis albohalterata
 Anapausis haemorrhoidalis
 Anapausis inermis
 Anapausis soluta
 Anapausis talpae
 Apiloscatopse flavicollis
 Apiloscatopse flavocincta
 Apiloscatopse gracilis
 Apiloscatopse picea
 Apiloscatopse scutellata
 Aspites berolinensis
 Coloboldia fuscipes
 Colobostema nigripenne
 Colobostema triste
 Ectaetia clavipes
 Ferneiella brevifurca
 Holoplagia lucifuga
 Holoplagia transversalis
 Parascatopse litorea
 Reichertella geniculata
 Reichertella nigra
 Reichertella pulicaria
 Reichertella simplicinervis
 Rhegmoclema collini
 Rhegmoclema halteratum
 Rhegmoclema verrali
 Scatopse notata
 Swammerdamella brevicornis
</div>

Ґрунтові комарики (Sciaridae) 

На території Польщі поширені 83 види:

 Bradysia amoena
 Bradysia aprica
 Bradysia bicolor
 Bradysia brunnipes
 Bradysia confinis
 Bradysia fenestralis
 Bradysia flavipes
 Bradysia forficulata
 Bradysia fungicola
 Bradysia giraudi
 Bradysia hilaris
 Bradysia insignis
 Bradysia iridipennis
 Bradysia monticola
 Bradysia nervosa
 Bradysia nitidicollis
 Bradysia paupera
 Bradysia pauperata
 Bradysia picipes
 Bradysia polonica
 Bradysia praecox
 Bradysia pullula
 Bradysia rufescens
 Bradysia subtilis
 Bradysia triseriata
 Bradysia vernalis
 Corynoptera blanda
 Corynoptera concinna
 Corynoptera forcipata
 Corynoptera irmgardis
 Corynoptera minutula
 Corynoptera parvula
 Corynoptera perpusilla
 Ctenosciara hyalipennis
 Epidapus atomaria
 Epidapus schillei
 Epidapus tenella
 Leptosciarella juniperi
 Leptosciarella pilosa
 Leptosciarella trochanterata
 Leptosciarella viatica
 Lycoriella auripila
 Lycoriella cellaris
 Lycoriella conspicua
 Lycoriella lepida
 Lycoriella modesta
 Lycoriella solani
 Lycoriella tenuis
 Lycoriella urbana
 Lycoriella venosa
 Plastosciara brachialis
 Plastosciara nobilis
 Plastosciara schineri
 Plastosciara socialis
 Phytosciara flavipes
 Phytosciara halterata
 Phytosciara ornata
 Phytosciara porrecta
 Phytosciara ungulata
 Psilomegalosphys macrotricha
 Scatopsciara hybrida
 Scatopsciara pusilla
 Scatopsciara vitripennis
 Scatopsciara vivida
 Schwenckfeldina carbonaria
 Sciara flavimana
 Sciara helvola
 Sciara humeralis
 Sciara militaris 
 Sciara modesta
 Sciara ruficauda
 Sciara thomae
 Scythropochroa quercicola
 Scythropochroa radialis
 Trichosia acrosticha
 Trichosia caudata
 Trichosia coarctata
 Trichosia elegans
 Trichosia morio
 Trichosia scutellata
 Trichosia subspinulosa
 Xylosciara lignicola
 Zygoneura sciarina'
</div>

 Мошки (Simuliidae) 

В Польщі відомо 49 видів:

 Twinnia hydroides, Novak, 1956
 Prosimulium hirtipes, Fries, 1824
 Prosimulium latimucro, Enderlein, 1925
 Prosimulium rufipes, Meigen, 1830
 Prosimulium tomosvaryi, Enderlein, 1921
 Simulium sedecimfistulatum, Zwolski, 1963
 Simulium angustipes, Edwarda, 1915
 Simulium aureum, Fries, 1824
 Simulium angustatum, Rubzov, 1956
 Simulium angustitarse, Lundström, 1911
 Simulium bertrandi, Grenier et, Dorier, 1959
 Simulium brevidens, Rubzov, 1956
 Simulium carpaticum, Knoz, 1961
 Simulium carthusiense, Grenier et, Dorier, 1959
 Simulium codreanui, Sherban, 1958
 Simulium costatum, Friederichs, 1920
 Simulium crenobium, Knoz, 1961
 Simulium cryophilum, Rubzov, 1959
 Simulium lundstromi, Enderlein, 1921
 Simulium oligoturberculatum, Knoz, 1965
 Simulium vernum, Macquart, 1826
 Simulium erythrocephalum, De Geer, 1776
 Simulium maculatum, Meigen, 1804
 Simulium transiens, Rubzov, 1940
 Simulium pusillum, Fries, 1824
 Simulium argenteostriatum, Stribl, 1898
 Simulium ibariense, Żivković et, Grenier, 1959
 Simulium noelleri, Friederichs, 1920
 Simulium frigidum, Rubzov, 1940
 Simulium intermedium, Roubaud, 1906
 Simulium ornatum, Meigen, 1818
 Simulium rotundatum, Rubzov, 1956
 Simulium trifasciatum, Tubzov, 1956
 Simulium argyreatum, Mein, 1838
 Simulium maximum, Knoz, 1961
 Simulium monticola, Friederichs, 1920
 Simulium variegatum, Meigen, 1818
 Simulium tuberosum, Lundström, 1911
 Simulium reptans, Linnaeus, 1758
 Simulium morsitans, Edwards, 1915
 Simulium paramorsitans, Rubzov, 1956
 Simulium promorsitans, Rubzov, 1956
 Simulium posticatum, Meigen, 1838
 Simulium rostratum, Lundström, 1911
 Simulium beezii, Corti, 1914
 Simulium balcanicum, Enderlein, 1924
 Simulium equinum, Linnaeus, 1758
 Simulium lineatum, Meigen, 1804
</div>

 Таумалеїди (Thaumaleidae)

В Польщі зареєстровано 10 видів:
 Androprosopa larvata Orphnephilina nigra Thaumalea bezzii Thaumalea caudata Thaumalea decussiferens Thaumalea miki Thaumalea tatrica Thaumalea testacea Thaumalea truncata Thaumalea  vaillanti Комарі-довгоноги (Tipulidae) 

У Польщі відомо 104 види:

 Ctenophora fastuosa Ctenophora festiva — ктенофора прикрашена
 Ctenophora flaveolata Ctenophora guttata Ctenophora ornata 
 Ctenophora pectinicornis Dictenidia bimaculata Dolichopeza albipes Nephrotoma aculeata Nephrotoma analis Nephrotoma appendiculata Nephrotoma cornicina Nephrotoma crocata 
 Nephrotoma dorsalis Nephrotoma flavescens Nephrotoma guestfalica Nephrotoma lindneri Nephrotoma lunulicornis Nephrotoma pratensis Nephrotoma quadrifaria Nephrotoma quadristriata Nephrotoma scalaris Nephrotoma scurra Nephrotoma submaculosa Prionocera subserricornis Prionocera turcica Tanyptera atrata Tipula affinis Tipula caesia Tipula crassiventris Tipula confusa Tipula couckei Tipula czizeki Tipula exscisa Tipula fascipennis Tipula fenestrella Tipula flavolineata Tipula fulvipennis Tipula grisescens Tipula hortorum Tipula irrorata Tipula laetabilis Tipula latemarginata Tipula limitata Tipula luna Tipula lunata Tipula luridorostris Tipula luteipennis Tipula marginella Tipula maxima — комар-довгоніг великий
 Tipula mayerduerii Tipula melanoceros Tipula mellea Tipula montium Tipula nigra Tipula nodicornis Tipula nubeculosa Tipula obsoleta Tipula oleracea 
 Tipula pabulina Tipula pagana Tipula paludosa — Довгоніжка шкідлива
 Tipula pauli Tipula pierrei Tipula pruinosa Tipula pseudovariipennis Tipula recticornis Tipula rufina Tipula saginata Tipula scripta Tipula selene Tipula signata Tipula stigmatella Tipula subcunctans Tipula submarmorata Tipula tenuicornis Tipula truncorum Tipula unca Tipula variicornis Tipula variipennis Tipula vernalis Tipula vittata</div>

 Trichoceridae 

17 видів:

 Trichocera annulata Trichocera calva Trichocera candida Trichocera dahlae Trichocera forcipula Trichocera hiemalis Trichocera hirtipennis Trichocera implicata Trichocera japonica Trichocera kotejai Trichocera limpidipennis Trichocera maculipennis Trichocera major Trichocera parva Trichocera regelationis Trichocera rufulenta Trichocera saltator</div>

 Коротковусі (Brachycera) 
 Акартофтальміди (Acartophthalmidae)

У Польщі спостерігалося 2 види:

 Acartophthalmus bicolor Acartophthalmus nigrinus Акроцериди (Acroceridae) 

У Польщі поширені 8 видів:

 Acrocera orbicula Acrocera sanguinea Ogcodes fumatus Ogcodes gibbosus Ogcodes pallipes Ogcodes reginae Ogcodes varius Ogcodes zonatus Мінуючі мухи (Agromyzidae) 

У Польщі поширені 398 видів мінуючих мух:

 Agromyza abiens Agromyza albipennis Agromyza albitarsis Agromyza alnibetulae Agromyza alnivora Agromyza alunulata Agromyza ambigua Agromyza anthracina Agromyza bicaudata Agromyza bicophaga Agromyza bromi Agromyza cinerascens Agromyza conjuncta Agromyza demeijerei Agromyza erythrocephala Agromyza felleri Agromyza ferruginosa Agromyza flaviceps Agromyza flavipennis 
 Agromyza frontella Agromyza graminicola Agromyza hendeli Agromyza idaeiana Agromyza igniceps Agromyza intermittens Agromyza johannae Agromyza lathyri Agromyza lithospermi Agromyza lucida Agromyza masculina Agromyza megalopsis Agromyza mobilis Agromyza myosotidis Agromyza nana Agromyza nigrella Agromyza nigrescens 
 Agromyza nigripes Agromyza nigrociliata Agromyza orobi Agromyza phragmitidis Agromyza pittodes Agromyza polygoni Agromyza potentillae 
 Agromyza prespana Agromyza pseudoreptans Agromyza pseudorufipes Agromyza pulla Agromyza reptans Agromyza rondensis Agromyza rufipes Agromyza salicina Agromyza spenceri Agromyza spiraeoidearum Agromyza sulfuriceps Agromyza varicornis Agromyza viciae Agromyza vicifoliae Agromyza woerzi Amauromyza carlinae Amauromyza chenopodivora Amauromyza flavifrons Amauromyza gyrans Amauromyza karli Amauromyza labiatarum Amauromyza lamii Amauromyza leonuri Amauromyza luteiceps Amauromyza monfalconensis Amauromyza morionella Amauromyza obscura Amauromyza verbasci Aulagromyza anteposita Aulagromyza buhri Aulagromyza caraganae Aulagromyza cornigera Aulagromyza discrepans Aulagromyza fulvicornis Aulagromyza hendeliana Aulagromyza heringii Aulagromyza luteoscutellata Aulagromyza orphana Aulagromyza populi Aulagromyza populicola Aulagromyza similis Aulagromyza tremulae Aulagromyza tridentata Aulagromyza trivittata Aulagromyza zernyi Calycomyza artemisiae Calycomyza humeralis Calycomyza solidaginis Cerodontha affinis Cerodontha alpina Cerodontha angulata Cerodontha atra Cerodontha atronitens Cerodontha beigerae Cerodontha bimaculata Cerodontha biseta Cerodontha bohemani Cerodontha brisiaca Cerodontha calamagrostidis Cerodontha capitata Cerodontha caricicola Cerodontha caricivora Cerodontha carpatica Cerodontha chaixiana Cerodontha crassiseta Cerodontha denticornis Cerodontha elbergi Cerodontha eriophori Cerodontha eucaricis Cerodontha fasciata Cerodontha flavicornis Cerodontha flavocingulata Cerodontha fulvipes Cerodontha geniculata Cerodontha handlirschi Cerodontha hennigi Cerodontha hirtae Cerodontha imbuta Cerodontha incisa Cerodontha inconspicua Cerodontha ireos 
 Cerodontha lapplandica Cerodontha lateralis Cerodontha lineella Cerodontha luctuosa Cerodontha luzulae Cerodontha melicae Cerodontha mellita Cerodontha morosa Cerodontha muscina Cerodontha phalaridis Cerodontha phragmitidis Cerodontha phragmitophila Cerodontha pseuderrans Cerodontha pygmaea Cerodontha rohdendorfi Cerodontha scirpi Cerodontha silvatica Cerodontha spinata Cerodontha stackelbergi Cerodontha staryi Cerodontha superciliosa Cerodontha suturalis Cerodontha venturii Cerodontha vigneae Cerodontha zoerneri Cerodontha zuskai Chromatomyia aizoon Chromatomyia alpigenae Chromatomyia asteris Chromatomyia beigerae Chromatomyia ciliata Chromatomyia farfarella Chromatomyia fuscula Chromatomyia gentianae Chromatomyia gentianella Chromatomyia glacialis Chromatomyia griffithsiana Chromatomyia horticola 
 Chromatomyia lonicerae Chromatomyia luzulae Chromatomyia milii Chromatomyia nigra Chromatomyia norwegica Chromatomyia ochracea Chromatomyia opacella Chromatomyia periclymeni Chromatomyia primulae 
 Chromatomyia pseudogentii Chromatomyia ramosa Chromatomyia scabiosae Chromatomyia scabiosarum Chromatomyia scolopendrii Chromatomyia skuratowiczi Chromatomyia soldanellae Chromatomyia styriaca Chromatomyia succisae Chromatomyia swertiae Chromatomyia syngenesiae Chromatomyia tschirnhausi Galiomyza galiivora Galiomyza morio Galiomyza violiphaga Hexomyza schineri Hexomyza simplex Hexomyza simplicoides Liriomyza amoena Liriomyza angulicornis Liriomyza aposeridis Liriomyza approximata Liriomyza artemisicola Liriomyza balcanica Liriomyza bryoniae 
 Liriomyza buhri Liriomyza cannabis Liriomyza centaureae Liriomyza cepae Liriomyza cicerina Liriomyza clarae Liriomyza congesta Liriomyza demeijerei Liriomyza dendranthemae Liriomyza dracunculi Liriomyza erucifolii Liriomyza eupatoriana Liriomyza eupatorii Liriomyza flaveola Liriomyza flavopicta Liriomyza graminivora Liriomyza groschkei Liriomyza gudmanni Liriomyza gypsophilae Liriomyza hieracii Liriomyza hieracivora Liriomyza infuscata Liriomyza latipalpis Liriomyza lutea Liriomyza occipitalis Liriomyza orbona Liriomyza paradigma Liriomyza pascuum Liriomyza periorbita Liriomyza phryne Liriomyza pisivora Liriomyza polygalae Liriomyza ptarmicae Liriomyza puella Liriomyza pusilla Liriomyza pusio Liriomyza richteri Liriomyza scorzonerae Liriomyza sonchi Liriomyza soror Liriomyza strigata 
 Liriomyza tanaceti Liriomyza taraxaci Liriomyza thesii Liriomyza tragopogonis Liriomyza trifolii Liriomyza urophorina Liriomyza valerianae Liriomyza virgo Liriomyza xanthocera Melanagromyza aenea Melanagromyza aeneoventris Melanagromyza albocilia Melanagromyza angeliciphaga Melanagromyza cunctans Melanagromyza dettmeri Melanagromyza eupatorii Melanagromyza lappae Melanagromyza pubescens Metopomyza flavonotata Metopomyza interfrontalis Metopomyza junci Metopomyza nigriorbita Metopomyza scutellata Metopomyza xanthaspioides Metopomyza xanthaspis Napomyza annulipes Napomyza elegans Napomyza lateralis Napomyza nigriceps Nemorimyza posticata Ophiomyia beckeri Ophiomyia campanularum Ophiomyia collini Ophiomyia cunctata Ophiomyia curvipalpis Ophiomyia eucodonus Ophiomyia galii Ophiomyia heracleivora Ophiomyia heringi Ophiomyia hieracii Ophiomyia labiatarum Ophiomyia maura Ophiomyia melandricaulis Ophiomyia melandryi Ophiomyia nasuta Ophiomyia orbiculata Ophiomyia pinguis Ophiomyia pulicaria Ophiomyia ranunculicaulis Ophiomyia rostrata Ophiomyia submaura Phytobia cambii Phytobia carbonaria Phytobia mallochi Phytoliriomyza arctica Phytoliriomyza dorsata Phytoliriomyza hilarella Phytoliriomyza melampyga Phytoliriomyza mikii Phytoliriomyza oasis Phytoliriomyza ornata Phytoliriomyza perpusilla Phytoliriomyza pteridii Phytoliriomyza variegata Phytoliriomyza venustula Phytomyza abdominalis Phytomyza aconitella Phytomyza aconiti Phytomyza aconitophila Phytomyza actaeae Phytomyza adenostylis Phytomyza adjuncta Phytomyza aegopodii Phytomyza affinis Phytomyza agromyzina Phytomyza albiceps Phytomyza albimargo Phytomyza albipennis Phytomyza alpina Phytomyza alyssi Phytomyza anemones Phytomyza angelicae Phytomyza angelicastri Phytomyza aphyllae Phytomyza aposeridis Phytomyza aquilegiae 
 Phytomyza aquilonia Phytomyza araciocesis Phytomyza archangelicae Phytomyza arnicae Phytomyza aronici Phytomyza artemisivora Phytomyza astrantiae Phytomyza aurei Phytomyza bipunctata 
 Phytomyza biseta Phytomyza brischkei Phytomyza brunnipes Phytomyza buhriana Phytomyza callianthemi Phytomyza calthae Phytomyza calthivora Phytomyza calthophila Phytomyza campanulae Phytomyza caulinaris Phytomyza cecidonomia Phytomyza chaerophylli Phytomyza chaerophylliana Phytomyza cicutae Phytomyza cirsii Phytomyza coniopais Phytomyza continua Phytomyza conyzae Phytomyza corvimontana Phytomyza crassiseta Phytomyza cytisi Phytomyza digitalis Phytomyza doronici Phytomyza dryas Phytomyza elsae Phytomyza enigmoides Phytomyza epistomella Phytomyza erigerophila Phytomyza eupatorii Phytomyza evanescens Phytomyza facialis Phytomyza fallaciosa Phytomyza farfarae Phytomyza ferina Phytomyza flavicornis Phytomyza flavofemorata Phytomyza gilva Phytomyza glechomae Phytomyza griffithsi Phytomyza gymnostoma Phytomyza hendeli Phytomyza heracleana Phytomyza heringiana Phytomyza homogyneae Phytomyza hoppi Phytomyza isais Phytomyza kaltenbachi Phytomyza krygeri Phytomyza kyffhusana Phytomyza lappae Phytomyza latifolii Phytomyza leucanthemi Phytomyza libanotidis Phytomyza linguae Phytomyza lithospermi Phytomyza lusatica Phytomyza lycopi Phytomyza marginella Phytomyza medicaginis Phytomyza melana Phytomyza minuscula 
 Phytomyza montana Phytomyza mutellinae Phytomyza mylini Phytomyza myosotica Phytomyza narcissiflorae Phytomyza nepetae Phytomyza nigricoxa Phytomyza nigrifemur Phytomyza nigripennis Phytomyza notata Phytomyza nowakowskiana Phytomyza obscura Phytomyza obscurella Phytomyza origani Phytomyza parvicella Phytomyza pastinacae Phytomyza pauliloewi Phytomyza penicilla Phytomyza petoei Phytomyza peucedani Phytomyza periclymeni Phytomyza phellandrii Phytomyza pieninica Phytomyza pimpinellae Phytomyza plantaginis Phytomyza podagrariae Phytomyza ptarmicae Phytomyza pubicornis Phytomyza pullula Phytomyza pulmonariae Phytomyza pulsatillae Phytomyza ranunculi 
 Phytomyza ranunculicola Phytomyza ranunculivora 
 Phytomyza rapunculi Phytomyza rhabdophora Phytomyza rostrata Phytomyza rufescens Phytomyza rufipes Phytomyza rydeni Phytomyza salviae Phytomyza scolopendrii Phytomyza scotina Phytomyza sedicola Phytomyza selini Phytomyza senecionis Phytomyza sii Phytomyza silai Phytomyza socia Phytomyza solidaginis Phytomyza sphondyliivora Phytomyza spondylii Phytomyza stolonigena Phytomyza tanaceti Phytomyza tenella Phytomyza tetrasticha Phytomyza thalictricola Phytomyza thymi Phytomyza thysellini Phytomyza thysellinivora Phytomyza tussilaginis Phytomyza varipes Phytomyza virgaureae Phytomyza vitalbae Phytomyza wahlgreni Phytomyza zarzyckii Pseudonapomyza atra Pseudonapomyza balkanensis Pseudonapomyza europaea Trilobomyza flavifrons 
</div>

 Мухи-квіткарки (Anthomyiidae) 

В Польщі поширений 221 вид квіткарок:

 Adia cinerella Alliopsis billbergi Alliopsis conifrons Alliopsis pilitarsis Alliopsis sepiella Alliopsis silvestris Anthomyia cannabina Anthomyia imbrida Anthomyia liturata Anthomyia monilis Anthomyia plurinotata Anthomyia pluvialis Anthomyia procellaris Botanophila biciliaris Botanophila brunneilinea Botanophila dissecta Botanophila fugax Botanophila gnava Botanophila humerella Botanophila latifrons Botanophila maculipes Botanophila monticola Botanophila rupicapra Botanophila sanctimarci Botanophila seneciella Botanophila silvatica Botanophila sonchi Botanophila striolata Botanophila varicolor Botanophila verticella Calythea dedecorata Calythea nigricans Calythea pratincola Chiastocheta dentifera Chiastocheta inermella Chiastocheta trollii Chirosia albitarsis Chirosia betuleti Chirosia cinerosa Chirosia crassiseta Chirosia flavipennis Chirosia griseifrons Chirosia histricina Delia albula Delia angustifrons Delia antiqua 
 Delia bisetosa Delia brassicae — муха капустяна весняна
 Delia brunnescens Delia cardui Delia carduiformis Delia coarctata Delia coronariae Delia criniventris Delia echinata Delia fabricii Delia flavogrisea Delia floralis 
 Delia florilega Delia frontella Delia interflua Delia lamelliseta Delia linearis Delia lineariventris Delia longicauda Delia megatricha Delia nigrescens Delia nuda Delia pallipennis Delia penicillaris Delia penicillosa Delia pilifemur Delia platura 
 Delia pruinosa Delia pseudofugax Delia quadripila Delia radicum Delia setigera Delia tarsifimbria Delia tenuiventris Delia trispinosa Delia uniseriata Egle atomaria Egle brevicornis Egle ciliata Egle concomitans Egle inermis Egle minuta Egle parva Egle parvaeformis Egle rhiriotmeta Egle steini Emmesomyia grisea Emmesomyia socia Enneastigma compressum Eustalomyia festiva Eustalomyia hilaris Eustalomyia histrio Eustalomyia vittipes Eutrichota inornata Eutrichota longimana Eutrichota praepotens Eutrichota schineri Eutrichota socculata Fucellia capensis Fucellia fucorum Fucellia griseola Fucellia maritima Fucellia tergina Heterostylodes macrura Heterostylodes nominabilis Heterostylodes pilifera Heterostylodes pratensis Hydrophoria albiceps Hydrophoria lancifer Hydrophoria linogrisea Hydrophoria ruralis Hydrophoria silvicola Hylemya flavipennis Hylemya nigrimana Hylemya strigosa Hylemya urbica Hylemya variata Hylemyza partita Hyporites montanus Lasiomma anthomyinum Lasiomma cuneicorne Lasiomma latipennis Lasiomma octoguttatum Lasiomma seminitidum Lasiomma strigilatum Leucophora cinerea Leucophora grisella Leucophora obtusa Leucophora personata Leucophora sericea Leucophora sociata Leucophora sponsa Leucophora unistriata Mycophaga testacea Myopina myopina Paradelia brunneonigra Paradelia ignataeformis Paradelia intersecta Paradelia lunatifrons Paradelia palpata Paregle audacula Paregle pilipes Paregle vetula Pegomya argyrocephala Pegomya betae Pegomya bicolor Pegomya caesia Pegomya calceata Pegomya calyptrata Pegomya conformis Pegomya cunicularia Pegomya deprimata Pegomya dulcamarae Pegomya flavifrons Pegomya flavoscutellata Pegomya fulgens Pegomya geniculata Pegomya haemorrhoum Pegomya holosteae Pegomya hyoscyami 
 Pegomya incisiva Pegomya interruptella Pegomya laticornis Pegomya maculata Pegomya meridiana Pegomya nigrisquama Pegomya notabilis Pegomya pulchripes Pegomya rubivora Pegomya ruficeps Pegomya rufina Pegomya scapularis Pegomya seitenstettensis Pegomya setaria Pegomya solennis Pegomya steini Pegomya tabida Pegomya tenera Pegomya terminalis Pegomya testacea Pegomya transversa Pegomya vittigera Pegomya winthemi Pegomya zonata Pegoplata aestiva Pegoplata debilis Pegoplata infirma Pegoplata palposa Pegoplata virginea Phorbia curvicauda Phorbia fascicularis Phorbia fumigata Phorbia haberlandti Phorbia longipilis Phorbia moliniaris Phorbia nuceicornis Phorbia penicillaris Phorbia sepia Phorbia unipila Strobilomyia anthracina Strobilomyia melania Subhylemyia longula Zaphne ambigua Zaphne caudata Zaphne divisa Zaphne frontata Zaphne inuncta Zaphne wierzejskii</div>

 Антомізиди (Anthomyzidae)

В Польщі поширено 13 видів:

 Anagnota bicolor Anthomyza collini Anthomyza dissors Anthomyza gracilis Anthomyza pallida Anthomyza pluralis Anthomyza sabulosa Anthomyza socculata Fugomyza albimana Paranthomyza nitida Stiphrosoma laetum Stiphrosoma sabulosum Typhamyza bifasciata Ктирі (Asilidae) 

У Польщі відомо 91 вид:

 Andrenosoma atrum 
 Andrenosoma albibarbe Antipalus varipes Asilus crabroniformis — ктир шершенеподібний
 Cerdistus geniculatus Cyrtopogon laterlis Cyrtopogon maculipennis Cyrtopogon perrisi Cyrtopogon ruficornis Dasypogon teutonus Dioctria atricapilla Dioctria cothurnata Dioctria engeli Dioctria flavipennis Dioctria humeralis Dioctria hyalipennis Dioctria longicornis Dioctria lateralis Dioctria oelandica Dioctria puerilis Dioctria rufipes 
 Dioctria sudetica Dysmachus fuscipennis Dysmachus picipes Dysmachus praemorsus Dysmachus stylifer Dysmachus trigonus Echthistus rufiventris Epitriptus cingulatus Eutolmus rufibarbis Eutolmus sinuatus Halopogon dimidiatus Halopogon fumipennis Halopogon nigripennis Halopogon priscus Isopogon brevirostris Isopogon vitripennis Laphira dioctriaeformis Laphira ephippium Laphira fimbriata Laphria flava 
 Laphira fuliginosa Laphira gibbosa 
 Laphira gilva Laphira ignea Laphira marginata 
 Laphira vulpina Lasiopogon cinctus Lasiopogon pilosellus Leptarthrus brevirostris Leptarthrus vitripennis Leptogaster cylindrea Leptogaster guttiventris Machinus atripes Machinus arthriticus Machinus chrysitis Machinus gonatistes Machinus incommunis Machinus poecilogaster Machinus pyragra Machinus rusticus Machinus setibarbus Machinus setulosus Machinus strandi Molobratia teutonus Neoepitriptus setosus Neoitamus cothurnatus Neoitamus cyanurus 
 Neoitamus socius Neomochtherus geniculatus Neomochtherus pallipes Pamponerus germanicus 
 Philonicus albiceps Pogonosoma maroccanum Rhadiurgus variabilis Stenopogon callosus Stichopogon albofasciatus Stilpnogaster aemula Stilpnogaster stabilis Tolmerus atricapillus 
 Tolmerus atripes Tolmerus cingulatus Tolmerus incommunis Tolmerus poecilogaster Tolmerus pyragra Tolmerus strandi</div>

 Asteiidae 
У Польщі поширено 7 видів:

 Asteia amoena Asteia concinna Asteia elegantula Leiomyza curvinervis Leiomyza dudai Leiomyza laevigata Leiomyza scatophagina Atelestidae 
В Польщі поширений один вид:
 Meghyperus sudeticus Athericidae 

В Польщі поширено 3 види:
 Atherix ibis Atrichops crassipes Ibisia marginata Аулацигастриди (Aulacigastridae)
У Польщі поширений один вид:

 Aulacigaster leucopeza Бренівкові (Bombyliidae) 

У Польщі поширені 38 видів бренівкових:

 Anastoechus nitidulus Anthrax anthrax Anthrax varius Bombylella atra Bombylius canescens Bombylius cinerascens Bombylius discolor Bombylius fimbriatus Bombylius fulvescens Bombylis major 
 Bombylius medius 
 Bombylius minor Bombylius nubilus Bombylius posticus Bombylius undatus Bombylius venosus Conophorus virescens Dischistus nigriceps Exhyalanthrax afer Exoprosopa capucina Exoprosopa cleomene Hemipenthes maurus Hemipenthes morio 
 Lomatia lateralis Micomitra stupida Phthiria canescens Phthiria pulicaria Systoechus ctenopterus Thyridanthrax fenestratus Triplasius pictus Villa cingulata Villa circumdata Villa fasciata Villa hottentotta –
 Villa humilis Villa ixion Villa occulta Villa paniscus</div>

 Бджолині воші (Braulidae) 
У Польщі єдиний вид:
 Braula coeca — воша бджолина

 Каліфориди (Calliphoridae) 

У Польщі поширені 69 видів каліфорид:

 Angioneura acerba Angioneura cyrtoneurina Angioneura fimbriata Bellardia bayeri Bellardia obsoleta Bellardia pandia Bellardia polita Bellardia pubicornis Bellardia stricta Bellardia tatrica Bellardia vespillo Bellardia viarum Bellardia vulgaris Calliphora genarum Calliphora loewi Calliphora rohdendorfi Calliphora stelviana Calliphora subalpina Calliphora uralensis Calliphora vicina 
 Calliphora vomitoria 
 Chrysomya albiceps Cynomya mortuorum 
 Eggisops pecchioli Eurychaeta muscaria Eurychaeta palpalis Lucilia ampullacea Lucilia bufonivora 
 Lucilia caesar 
 Lucilia illustris Lucilia magnicornis Lucilia pilosiventris Lucilia regalis Lucilia richardsi Lucilia sericata 
 Lucilia silvarum Melanomya nana Melinda viridicyanea Melinda gentilis Morinia melanoptera Onesia austriaca Onesia floralis Onesia kowarzi Onesia zumpti Phormia regina Pollenia amentaria Pollenia angustigena Pollenia atramentaria Pollenia dasypoda Pollenia griseotomentosa Pollenia hungarica Pollenia intermedia Pollenia labialis Pollenia mayeri Pollenia moravica Pollenia pectinata Pollenia pediculata Pollenia rudis Pollenia similis Pollenia vagabunda Pollenia venturii Pollenia vera Protocalliphora azurea Protocalliphora chrysorrhoea Protocalliphora falcozi Protocalliphora peusi Protocalliphora proxima Protophormia terraenovae Stomorhina lunata Trypocalliphora braueri</div>

 Каміліди (Camillidae)
У Польщі відомо 2 види:
 Camilla atrimana Camilla glabra Хамеміїди (Chamaemyiidae) 

У Польщі поширений 21 вид:

 Acrometopia wahlbergi Chamaemyia aestiva Chamaemyia elegans Chamaemyia flavipalpis Chamaemyia geniculata Chamaemyia juncorum Chamaemyia polystigma Lipoleucopis praecox Leucopis annulipes Leucopis argentata Leucopis atritarsis Leucopis condilata Leucopis geniculata Leucopis glyphinivora Leucopis griseola Leucopis impunctata Leucopis melanopus Leucopis nigricornis Leucopis puncticornis Parochthiphila coronata Parochthiphila spectabilis</div>

 Злакові мухи (Chloropidae) 

У Польщі описано 184 види злакових мух:

 Aphanotrigonum beschovskii Aphanotrigonum cinctellum Aphanotrigonum femorella Aphanotrigonum meijerei Aphanotrigonum nigripes Aphanotrigonum trilineatum Calamoncosis aprica Calamoncosis glyceriae Calamoncosis minima Cetema cereris Cetema elongata Cetema myopina Cetema neglecta Chlorops anthracophagoideus Chlorops brevifrons Chlorops brevimanus Chlorops centromaculatus Chlorops dasycerus Chlorops fasciatus Chlorops figuratus Chlorops finitimus Chlorops frontosus Chlorops germinatus Chlorops gracilis Chlorops hypostigma Chlorops interruptus Chlorops laetus Chlorops meigeni Chlorops novakii Chlorops planifrons Chlorops pumilionis — зеленоочка
 Chlorops ringens Chlorops rossicus Chlorops rufinus Chlorops scalaris Chlorops serenus Chlorops speciosus Chlorops triangularis Chlorops troglodytes Chlorops varsoviensis Conioscinella elegans Conioscinella flavifrons Conioscinella frontella Conioscinella gallarum Conioscinella halofila Conioscinella sordidella Conioscinella zetterstedtii Cryptonevra diadema Cryptonevra flavitarsis Cryptonevra nigritarsis Cryptonevra tarsata Dicraeus fennicus Dicraeus ingratus Dicraeus polonicus Dicraeus tibialis Dicraeus vagans Elachiptera brevipennis Elachiptera cornuta Elachiptera diastema Elachiptera tuberculifera Epichlorops puncticollis Eribolus hungaricus Eribolus nana Eribolus slesvicensis Eutropha variegata Fiebriegella brevibucca Fiebriegella palposa Gampsocera numerata Gaurax borealis Gaurax dubius Gaurax fascipes Gaurax flavoscutellatus Gaurax leucarista Gaurax niger Gaurax polonicus Gaurax strobilum Hapleginella laevifrons Incertella albipalpis Incertella kerteszi Lasiosina albipila Lasiosina cintipes Lasiosina inconstans Lipara lucens Lipara similis Melanochaeta opaca Melanochaeta pubescens Melanum laterale Meromyza bohemica Meromyza cephalata Meromyza coronoseta Meromyza curvinervis Meromyza eduardi Meromyza elongata Meromyza femorata Meromyza hybrida Meromyza inornata Meromyza laeta Meromyza mosquensis Meromyza nigriseta Meromyza nigriventris Meromyza obtusa Meromyza orientalis Meromyza pallida Meromyza palposa Meromyza pluriseta Meromyza pratorum Meromyza rostrata Meromyza rotundata Meromyza rufa Meromyza saltatrix Meromyza sororcula Meromyza triangulina Meromyza variegata Meromyza zachvatkini Metopostigma polonicum Oscinella angustipennis Oscinella cariciphila Oscinella frit 
 Oscinella hortensis Oscinella maura Oscinella nigerrima Oscinella nitidissima Oscinella pusilla Oscinella trigonella Oscinimorpha albisetosa Oscinimorpha arcuata Oscinimorpha minutissima Oscinimorpha sordidissima Oscinisoma germanicum Oscinisoma gilvipes Parectecephala longicornis Platycephala planifrons Pseudopachychaeta approximatonervis Pseudopachychaeta ruficeps Rhodesiella plumiger Rhopalopterum anthracina Rhopalopterum atricilla Rhopalopterum femoralis Siphonella oscinina Thaumatomyia elongatula Thaumatomyia glabra Thaumatomyia hallandica Thaumatomyia notata Thaumatomyia rufa Thaumatomyia trifasciata Trachysiphonella scutellata Trichieurina pubescens Tricimba cincta Tricimba lineella</div>

 Хироміїди (Chyromyidae)

У Польщі підтверджена присутність 4 видів:

 Chyromya flava Chyromya inermis Gymnochiromyia flavella Gymnochiromyia oppidana Клусіїди (Clusiidae) 

У Польщі поширено 9 видів:

 Clusia flava Clusiodes albimanus Clusiodes gentilis Clusiodes geomyzinus Clusiodes  ruficollis Clusiodes verticalis Hendelia beckeri Heteromeringia nigrimana Paraclusia tigrina Целопіди (Coelopidae) 
У Польщі відомо 2 види:
 Coelopa pilipes Coelopa frigida Великоголовки (Conopidae) 

В Польщі близько 50 видів:

 Abrachyglossum capitatum Conops ceriaeformis Conops flavifrons Conops flavipes 
 Conops quadrifasciatus 
 Conops scutellatus Conops strigatus Conops vesicularis Dalmannia aculeata Dalmannia dorsalis Dalmannia marginata Dalmannia punctata Leopoldius brevirostris Leopoldius calceatus Leopoldius coronatus Leopoldius signatus Melanosoma bicolor Myopa buccata 
 Myopa dorsalis Myopa extricata Myopa fasciata Myopa morio Myopa occulta Myopa picta Myopa polystigma Myopa stigma Myopa strandi Myopa testacea Myopa tessellatipennis Myopa variegata Myopa vicaria Myopotta pallipes Myopotta rubripes Physocephala chrysorrhoea Physocephala laticincta Physocephala rufipes 
 Physocephala truncata Physocephala vittata Sicus abdominalis Sicus ferrugineus 
 Sicus fusenensis Thecophora atra Thecophora distincta Thecophora fulvipes Thecophora longirostris Thecophora melanopa Thecophora pusilia Zodion carceli Zodion cinereum Zodion notatum</div>

 Куртонотиди (Curtonotidae)
У Польщі поширений 1 вид:
 Curtonotum anus Діастатиди (Diastatidae) 

У Польщі поширений 8 видів:

 Campichoeta obscuripennis Campichoeta punctum Diastata fuscula Diastata inornata Diastata nebulosa Diastata unipunctata Diastata vagans Euthychaeta spectabilis Зеленушки (Dolichopodidae) 

В Польщі поширено 283 видів зеленушок:

 Asyndetus latifrons Argvra diaphana Argyra leucocephula Campsicnemus armatus Campsicnemus curvipes Campsicnemus lumbatus Campsicnemus marginatus Campsicnemus scamhus Chrysotimus concinuus Chrysotimus molliculus Chrysotus femoratus Chrysotus cupreus Chrysotus eilipes Chrysotus gramineus Chrysotus laesus Chrysotus microcerus Chrysotus neglectus Chrysotus pulchellus Chrysotus suavis Diaphorus hoffmannseggi Diaphorus nigricans Diaphorus oculatus Dolichopus acuticornis Dolichopus agilis Dolichopus brevipennis Dolichopus campestris Dolichopus claviger Dolichopus griseipennis Dolichopus latelimbatus Dolichopus linearis Dolichopus longicornis Dolichopus longitarsis Dolichopus nigricornis Dolichopus nitidus Dolichopus notatus Dolichopus nubilus Dolichopus pennatus Dolichopus plumipes Dolichopus plumitarsis Dolichopus sabimis Dolichopus simplex Dolichopus ungulatus 
 Hercostomus aerosus Hercostomus chrysozygos Hercostomus germanus Hercostomus nigriplantis Hercostomus vivax Hydrophorus balticus Hydrophorus praecox Leucostola vestita Medetera diadema Medetera chrysotimiformis Medetera infumata Medetera jacula Medetera micacea Medetera pallipes Medetera plumbella Medetera insignis Medetera truncorum Microphor anomalus Microphor crassipes Microphor holosericeus Microphor intermedius Microphorella praecox Neurogona erichsoni Neurogona pallida Neurogona quadrifasciata Peodes forcipatus Poecilobothrus nobilitatus Porphyrops antennata Porphyrops basalis Porphyrops communis Porphyrops fascipes Porphyrops laticornis Porphyrops penicillatus Sciopus albifrons Sciopus contristans Sciopus longulus Sciopus nervosus Sciopus platypteriis Schistostoma truncatum Sympycnus aeneicoxae Sympycnus annulipes Syntormon pallipes Syntormon pumilus Systenus leucurus Teuchophorus calcaratus Thinophilus flavipalpis Xanthochlorus ornatus Xanthochlorus tenellus Xiphandrium caliginosum Xiphandrium fasciatum Xiphandrium monotreichum</div>

 Плодові мушки (Drosophilidae) 

В Польщі відомо 46 видів:

 Acletoxenus formosus Amiota alboguttata Amiota subtusradiata Cacoxenus indagator Cacoxenus argyreator Cacoxenus exiguus Chymomyza amoena Chymomyza caudatula Chymomyza costata Chymomyza distincta Chymomyza fuscimana Drosophila busckii Drosophila funebris Drosophila helvetica Drosophila histrio Drosophila kuntzei Drosophila limbata Drosophila littoralis Drosophila melanogaster — дрозофіла чорночерева 
 Drosophila nigrosparsa Drosophila obscura Drosophila phalerata Drosophila picta Drosophila repleta Drosophila subobscura Drosophila testacea Drosophila transversa Drosophila tristis Drosophila unimaculata Gitona distigma Hirtodrosophila cameraria Leucophenga maculata Leucophenga quinquemaculata Lordiphosa fenestrarum Phortica variegata Microdrosophila congesta Scaptodrosophila deflexa Scaptodrosophila rufifrons Scaptomyza flava Scaptomyza graminum Scaptomyza griseola Scaptomyza pallida Stegana coleoptrata Stegana furta Stegana nigrithorax Stegana similis</div>

 Дріомізиди (Dryomyzidae) 

У Польщі відомо 3 види:

 Dryomyza decrepita Dryomyza flaveola Neuroctena anilis Fanniidae 

У Польщі поширено 46 видів:

 Fannia armata Fannia atra Fannia atripes Fannia barbata Fannia canicularis 
 Fannia carbonaria Fannia coracina Fannia corvina Fannia cothurnata Fannia difficilis Fannia fuscula Fannia genualis Fannia glaucescens Fannia incisurata Fannia lepida Fannia leucosticta Fannia lugubrina Fannia lustrator Fannia manicata Fannia melania Fannia metallipennis Fannia minutipalpis Fannia mollissima Fannia monilis Fannia pallitibia Fannia parva Fannia pauli Fannia polychaeta Fannia postica Fannia posticata Fannia pruinosa Fannia pubescens Fannia ringdahlana Fannia rondanii Fannia scalaris Fannia serena Fannia similis Fannia sociella Fannia spathiophora Fannia speciosa Fannia subpubescens Fannia tuberculata Fannia umbrosa Fannia vesparia Piezura boletorum Piezura graminicola</div>

 Береговушки (Ephydridae) 

У Польщі поширений 161 вид береговушок:

 Allotrichoma bezzii Allotrichoma filiforme Allotrichoma lateralis Allotrichoma schumanni Allotrichoma strandi Athyroglossa glabra Athyroglossa ordinata Atissa limosina Atissa pygmaea Axysta cesta Chlorichaeta albipennis Clanoneurum cimiciforme Cnestrum lepidopes Coenia curvicauda Coenia palustris Dichaeta caudata Diclasiopa lacteipennis Diclasiopa niveipennis Discocerina obscurella Discomyza incurva Ditrichophora calceata Ditrichophora fuscella Ditrichophora glabricula Ditrichophora nigrithorax Ditrichophora nivea Ditrichophora olivacea Ditrichophora palliditarsis Ephydra glauca Ephydra macellaria Ephydra riparia Ephydra scholtzi Glenanthe ripicola Gymnoclasiopa aurifacies Gymnoclasiopa aurivillii Gymnoclasiopa cinerella Gymnoclasiopa dimidiatipennis Gymnoclasiopa plumosa Gymnoclasiopa pulchella Halmopota salinarius Haloscatella dichaeta Hecamede albicans Hecamedoides costatus Hecamedoides glaucellus Hecamedoides unispinosus Hyadina guttata Hyadina humeralis Hyadina rufipes Hyadina scutellata Hydrellia albilabris Hydrellia caesia Hydrellia caledonica Hydrellia cardamines Hydrellia cochleariae Hydrellia concolor Hydrellia fascitibia Hydrellia flaviceps Hydrellia flavicornis Hydrellia frontalis Hydrellia fulviceps Hydrellia fusca Hydrellia griseola Hydrellia ischiaca Hydrellia maculiventris Hydrellia maura Hydrellia meigeni Hydrellia mutata Hydrellia obscura Hydrellia pilitarsis Hydrellia ranunculi Hydrellia stratiotae Hydrellia subalbiceps Hydrellia tarsata Hydrellia thoracica Hydrellia vidua Ilythea spilota Lamproscatella sibilans Limnellia fallax Limnellia quadrata Limnellia stenhammari Lytogaster abdominalis Mosillus subsultans Nostima picta Notiphila annulipes Notiphila aquatica Notiphila brunipes Notiphila cinerea Notiphila dorsata Notiphila graecula Notiphila guttiventris Notiphila maculata Notiphila nigricornis Notiphila nubila Notiphila riparia Notiphila stagnicola Notiphila subnigra Notiphila uliginosa Notiphila venusta Ochthera mantis Paracoenia fumosa Parydra aquila Parydra coarctata Parydra cognata Parydra fossarum Parydra hecate Parydra littoralis Parydra mitis Parydra nigritarsis Parydra nubecula Parydra pusilla Parydra quadripunctata Parydra quinquemaculata Parydra undulata Pelina aenea Pelina aenescens Philotelma nigripenne Philotelma strandi Philygria flavipes Philygria interrupta Philygria interstincta Philygria obtecta Philygria posticata Philygria punctatonervosa Philygria stictica Philygria vittipennis Polytrichophora duplosetosa Psilopa apicalis Psilopa compta Psilopa girschneri Psilopa leucostoma Psilopa marginella Psilopa nana Psilopa nigritella Psilopa nitidula Psilopa obscuripes Psilopa polita Ptilomyia orsovana Scatella lutosa Scatella obsoleta Scatella paludum Scatella silacea Scatella stagnalis Scatella subguttata Scatella tenuicosta Scatophila caviceps Scatophila contaminata Scatophila cribrata Scatophila despecta Scatophila iowana Scatophila mesogramma Scatophila noctula Scatophila pumilio Scatophila quadriguttata Scatophila signata Scatophila unicornis Setacera aurata Setacera breviventris Setacera micans Setacera trina Teichomyza fusca Trimerina madizans Trimerina microchaeta</div>

 Товкунчики (Empididae) 

В Польщі поширені 287 видів товкунчиків:

 Anthepiscopus zontaki Brachystoma vesiculosum Chelifera aptericauda Chelifera astigma Chelifera concinnicauda Chelifera diversicauda Chelifera obscura Chelifera pectinicauda Chelifera perlucida Chelifera polonica Chelifera precabunda Chelifera precatoria Chelifera stigmatica Chelifera subangusta Chelifera trapezina Chelipoda albiseta Chelipoda vocatoria Clinocera appendiculata Clinocera dimidiata Clinocera fontinalis Clinocera nigra Clinocera nivalis Clinocera plectrum Clinocera slovaca Clinocera stagnalis Clinocera varipennis Clinocera wesmaeli Dolichocephala engeli Dolichocephala guttata Dolichocephala irrorata Dolichocephala thomasi Dryodromia testacea Empis acinerea Empis aemula Empis aequalis Empis aestiva Empis albinervis Empis bistortae Empis borealis Empis brunipennis Empis caudatula Empis chioptera Empis crassa Empis dasyprocta Empis decora Empis digramma Empis dispar Empis dimidiata Empis discolor Empis falax Empis femorata Empis florisomna Empis gravipes Empis grisea Empis helophila Empis hyalipennis Empis laeta Empis laminata Empis leptomorion Empis livida  
 Empis loewiana Empis lucidus Empis lutea Empis melanotricha Empis mesogramma Empis modesta Empis morosa Empis nigricans Empis nigripes Empis nigritarsis Empis nitida Empis opaca Empis pennipes Empis picipes Empis pilimana Empis prodromus Empis punctata Empis pusio Empis rufiventris Empis rustica Empis scotica Empis serotina Empis simulium Empis stercorea Empis syrovatkai Empis tanysphyra Empis tessellata 
 Empis testacea 
 Empis trigramma Empis univittata Empis variegata Empis vitripennis Empis volucris Heleodromia immaculata Heleodromia wagneri Hemerodromia baetica Hemerodromia mazoviensis Hemerodromia oratoria Hemerodromia raptoria Hemerodromia unilineata Hilara abdominalis Hilara albipennis Hilara albiventris Hilara angustitarsis Hilara apta Hilara arnaudi Hilara baripes Hilara beckeri Hilara biseta Hilara bohemica Hilara brevistyla Hilara brevivittata Hilara campinosensis Hilara canescens Hilara carpathica Hilara chorica Hilara cineracea Hilara cingulata Hilara clypeata Hilara cornicula Hilara discoidalis Hilara diverpsies Hilara eviana Hilara femorella Hilara flavocoxa Hilara fuscipes Hilara gallica Hilara grisefrons Hilara hirta Hilara hybrida Hilara hystrix Hilara implicata Hilara intermedia Hilara interstincta Hilara joannae Hilara lasiochira Hilara litorea Hilara longirostris Hilara longivittata Hilara lugubris Hilara lurida Hilara matrona Hilara maura Hilara medeteriformis Hilara media Hilara merula Hilara minuta Hilara monedula Hilara mroga Hilara nadolna Hilara nigrina Hilara nitidula Hilara obscura Hilara perversa Hilara pilosa Hilara primula Hilara pruinosa Hilara pseudochorica Hilara quadriseta Hilara quadrivittata Hilara recedens Hilara rejecta Hilara sanctaecrucis Hilara setimana Hilara subcalinota Hilara subpollinosa Hilara tatra Hilara tenella Hilara terriphylla Hilara tetragramma Hilara thoracica Hilara treheni Hilara veletica Hilara vistula Phyllodromia melanocephala Rhamphomyia albipennis Rhamphomyia albosegmentata Rhamphomyia amoena Rhamphomyia anfractuosa Rhamphomyia anomalia Rhamphomyia anthracina Rhamphomyia atra Rhamphomyia caesia Rhamphomyia cinerascens Rhamphomyia crassicauda Rhamphomyia crassirostris Rhamphomyia culicina Rhamphomyia flava Rhamphomyia curvula Rhamphomyia fuscipennis Rhamphomyia galactoptera Rhamphomyia geniculata Rhamphomyia gibba Rhamphomyia griseola Rhamphomyia hybotina Rhamphomyia laevipes Rhamphomyia loewi Rhamphomyia longipes Rhamphomyia lucidula Rhamphomyia luridipennis Rhamphomyia magellensis Rhamphomyia marginata 
 Rhamphomyia minor Rhamphomyia montana Rhamphomyia nigripennis Rhamphomyia nigrita Rhamphomyia niveipennis Rhamphomyia nodipes Rhamphomyia obscura Rhamphomyia pilifer Rhamphomyia plumifera Rhamphomyia plumipes Rhamphomyia poissoni Rhamphomyia sciarina Rhamphomyia serpentata Rhamphomyia simplex Rhamphomyia spinipes Rhamphomyia stigmosa Rhamphomyia sulcata Rhamphomyia sulcatina Rhamphomyia tarsata Rhamphomyia tibialis Rhamphomyia tibiella Rhamphomyia tipulatia Rhamphomyia tristiolata Rhamphomyia umbripennis Rhamphomyia unguiculata Rhamphomyia variabilis Rhamphomyia vesiculosa Trichopeza longicornis Wiedemannia andreevi Wiedemannia backeri Wiedemannia bistigma Wiedemannia bohemani Wiedemannia braueri Wiedemannia fallaciosa Wiedemannia hygrobia Wiedemannia insularis Wiedemannia jakubi Wiedemannia jazdzewskii Wiedemannia lamellata Wiedemannia longicornis Wiedemannia lota Wiedemannia mikiana Wiedemannia pieninensis Wiedemannia pirata Wiedemannia rynchops Wiedemannia stylfera Wiedemannia thienemanni Wiedemannia thomasi Wiedemannia zetterstedti</div>

 Heleomyzidae 

У Польщі поширено 88 видів:

 Acantholeria cineraria Eccoptomera emarginata Eccoptomera filata Eccoptomera inermis Eccoptomera longiseta Eccoptomera microps Eccoptomera obscura Eccoptomera ornata Eccoptomera pallescens Eccoptomera triseta Gymnomus amplicornis Gymnomus caesius Gymnomus ceianui Gymnomus czernyi Gymnomus europaeus Gymnomus sabroskyi Gymnomus spectabilis Heleomyza captiosa Heleomyza modesta Heleomyza serrata Heleomyza setulosa Heteromyza atricornis Heteromyza commixta Heteromyza oculata Heteromyza rotundicornis Morpholeria dudai Morpholeria innotata Morpholeria kerteszii Morpholeria ruficornis Morpholeria variabilis Neoleria flavicornis Neoleria fuscicornis Neoleria inscripta Neoleria ruficauda Neoleria ruficeps Oecothea dubinini Oecothea fenestralis Oecothea praecox Oldenbergiella brumalis Orbellia cuniculorum Orbellia hiemalis Orbellia myiopiformis Schroederella iners Scoliocentra brachypterna Scoliocentra confusa Scoliocentra dupliciseta Scoliocentra flavotestacea Scoliocentra nigrinervis Scoliocentra villosa Suillia affinis Suillia atricornis Suillia bicolor Suillia cepelaki Suillia crinimana Suillia dumicola Suillia flava Suillia flavifrons Suillia fungorum Suillia fuscicornis Suillia gigantea Suillia humilis Suillia imberbis Suillia laevifrons Suillia lurida 
 Suillia mikii Suillia nemorum Suillia notata Suillia oldenbergii Suillia oxyphora Suillia pallida Suillia parva Suillia pilimana Suillia quadrilineata Suillia similis Suillia umbratica Suillia univittata Suillia ustulata Suillia vaginata Suillia variegata Tephrochlaena oraria Tephrochlamys flavipes Tephrochlamys laeta Tephrochlamys rufiventris Tephrochlamys tarsalis Trixoscelis canescens Trixoscelis frontalis Trixoscelis marginella Trixoscelis obscurella Trixoscelis paraproxima</div>

 Гіларіморфіди (Hilarimorphidae)
У Польщі лише один вид:

 Hilarimorpha tristis Кровососки (Hippoboscidae) 

У Польщі поширені 11 видів:

 Crataerina pallida Hippobosca equina 
 Lipoptena cervi — кровососка оленяча
 Lipoptena fortisetosa Melophagus ovinus Ornithophila metallica Ornithomya avicularia 
 Ornithomya biloba Ornithomya chloropus Ornithomya fringillina Stenepteryx hirundinus Hybotidae 

У Польщі поширені 28 видів:

 Bicellaria austriaca Bicellaria intermedia Bicellaria nigra Bicellaria pilosa Bicellaria spuria Euthyneura gyllenhali Euthyneura myrtilli Hybos culiciformis Hybos femoratus Hybos grossipes Leptopeza flavipes Ocydromia glabricula Ocydromia melanopleura Oedalea apicalis Oedalea flavipes Oedalea holmgreni Oedalea hybotina Oedalea stigmatella Oedalea tibialis Oedalea tristis Oedalea zetterstedti Oropezella sphenoptera Syneches muscarius Syndyas nigripes Trichina clavipes Trichina elongata Trichina pallipes Trichinomyia flavipes</div>

 Лауксаніїди (Lauxaniidae) 

У Польщі поширений 61 вид:

 Aulogstromyia anisodactyla Calliopum aeneum Calliopum elisae Calliopum geniculatum Calliopum simillimum Eusapromyza balioptera Eusapromyza multipunctata Eusapromyza poeciloptera Homoneura biumbrata Homoneura consobrina Homoneura dilecta Homoneura interstincta Homoneura lamellata Homoneura limnea Homoneura mediospinoza Homoneura minor Homoneura modesta Homoneura notata Lauxania cylindricornis 
 Meiosimyza affinis Meiosimyza conjugata Meiosimyza decempunctata Meiosimyza decipiens Meiosimyza illota Meiosimyza laeta Meiosimyza pallidiventris Meiosimyza platycephala Meiosimyza rorida Meiosimyza stylata Meiosimyza subfasciata Meiosimyza thoracica Meiosimyza vittata Minettia austriacaU Minettia fasciata Minettia filia Minettia flaviventris Minettia inusta Minettia loewi Minettia longipennis Minettia lupulina Minettia plumicornis Pachycerina pulchra Pachycerina seticornis Peplomyza discoidea Peplomyza litura Sapromyza albiceps Sapromyza apicalis Sapromyza atripes Sapromyza basalis Sapromyza hyalinata Sapromyza intonsa Sapromyza obscuripennis Sapromyza obsoleta Sapromyza opaca Sapromyza quadripunctata Sapromyza setiventris Sapromyza sexpunctata Sapromyza simplicior Sapromyza tarsella Tricholauxania praeusta Trigonometopus frontalis</div>

 Лонхеїди (Lonchaeidae) 

У Польщі відомо 44 види:

 Chaetolonchaea brevipilosa Chaetolonchaea dasyops Chaetolonchea brevipilosa Chaetolonchea dasyops Dasiops appendiculus Dasiops hennigi Dasiops perpropinquus Dasiops spatiosus Earomyia bazini Earomyia impossibile Earomyia lonchaeoides Earomyia schistopyga Earomyia viridana Lonchaea albigena Lonchaea albitarsis Lonchaea britteni Lonchaea bruggeri Lonchaea chorea 
 Lonchaea collini Lonchaea contigua Lonchaea contraria Lonchaea corusca Lonchaea deutschi Lonchaea fugax Lonchaea hirticeps Lonchaea hyalipennis Lonchaea laticornis Lonchaea laxa Lonchaea limatula Lonchaea nitens Lonchaea obscuritarsis Lonchaea palposa Lonchaea patens Lonchaea peregrina Lonchaea scutellaris Lonchaea seitneri Lonchaea stigmatica Lonchaea sylvatica Lonchaea tarsata Lonchaea ultima Lonchaea zetterstedti Lonchaea zetterstedtii Protearomyia nigra Setisquamalonchaea fumosa</div>

 Гострокрилки (Lonchopteridae) 

У Польщі поширено 7 видів:

 Lonchoptera fallax Lonchoptera furcata Lonchoptera lutea Lonchoptera nigrociliata Lonchoptera scutellata Lonchoptera strobli Lonchoptera tristis Мегамериніди (Megamerinidae)

В Польщі поширений лише один вид:
 Megamerina dolium Мікропезиди (Micropezidae)

У Польщі поширені 10 видів:

 Calobata petronella Cnodacophora sellata Compsobata cibaria Compsobata niricornis Micropeza corrigiolata Micropeza lateralis Neria commutata Neria ephippium Neria femoralis Rainieria calceata Міліхіїди (Milichiidae) 
В Польщі поширені 15 видів:

 Camus hemapterus Desmometopa m-nigrum Desmometopa sordidum Leptometopa latipes Madiza glabra Meoneura bicuspidata Meoneura flavifacies Meoneura lamellata Meoneura neottiophila Meoneura vagans Phyllomyza beckeri Phyllomyza equitans Phyllomyza formicae Phyllomyza longipalpis Phyllomyza securicornis</div>

 Мухи (Muscidae) 

У Польщі поширені 278 видів мух:

 Azelia aterrima Azelia cilipes Azelia gibbera Azelia nebulosa Azelia triquetra Azelia zetterstedtii Brontaea humilis Coenosia acuminata Coenosia agromyzina Coenosia albicornis Coenosia ambulans Coenosia antennata Coenosia atra Coenosia bilineella Coenosia campestris Coenosia distinguens Coenosia femoralis Coenosia flavicornis Coenosia flavimana Coenosia genualis Coenosia humilis Coenosia intermedia Coenosia means Coenosia mollicula Coenosia nigridigita Coenosia octopunctata Coenosia paludis Coenosia pedella Coenosia perpusilla Coenosia pulicaria Coenosia pumila Coenosia pygmaea Coenosia rufipalpis Coenosia strigipes Coenosia testacea Drymeia alpicola Drymeia brumalis Drymeia cinerea Drymeia hamata Drymeia tetra Drymeia vicana Graphomya maculata Graphomya minor Hebecnema fumosa Hebecnema nigra Hebecnema nigricolor Hebecnema umbratica Hebecnema vespertina Helina abdominalis Helina allotalla Helina annosa Helina atricolor Helina calceata Helina celsa Helina ciliata Helina ciliatocosta Helina cilipes Helina cinerella Helina confinis Helina consimilis Helina cothurnata Helina crinita Helina depuncta Helina evecta Helina fratercula Helina impuncta Helina lasiophthalma Helina latitarsis Helina laxifrons Helina luteisquama Helina maculipennis Helina moedlingensis Helina obscurata Helina obscuratoides Helina obtusipennis Helina pandellei Helina parcepilosa Helina pertusa Helina protuberans Helina pubescens Helina pubiseta Helina quadrinotata Helina quadrum Helina reversio Helina setiventris Helina sexmaculata Helina subvittata Helina tetrastigma Helina trivittata Hydrotaea albipuncta Hydrotaea armipes Hydrotaea basdeni Hydrotaea borussica Hydrotaea capensis Hydrotaea cyrtoneurina Hydrotaea dentipes Hydrotaea diabolus Hydrotaea floccosa Hydrotaea glabricula Hydrotaea ignava Hydrotaea irritans Hydrotaea meridionalis Hydrotaea meteorica Hydrotaea militaris Hydrotaea palaestrica Hydrotaea pandellei Hydrotaea pellucens Hydrotaea penicillata Hydrotaea pilipes Hydrotaea pilitibia Hydrotaea similis Hydrotaea tuberculata Hydrotaea velutina Limnophora exuta Limnophora latevittata Limnophora maculosa Limnophora nigripes Limnophora pandellei Limnophora pollinifrons Limnophora riparia Limnophora scrupulosa Limnophora tigrina Limnophora triangula Limnophora uniseta Lispe assimilis Lispe caesia Lispe consanguinea Lispe flavicincta Lispe frigida Lispe hydromyzina Lispe litorea Lispe loewi Lispe melaleuca Lispe nana Lispe pygmaea Lispe superciliosa Lispe tentaculata Lispe uliginosa Lophosceles cinereiventris Lophosceles mutatus Morellia aenescens Morellia asetosa Morellia hortorum Morellia podagrica Morellia simplex Musca autumnalis — корівниця
 Musca domestica — муха кімнатна
 Musca larvipara Musca osiris Musca tempestiva Muscina levida Muscina pascuorum Muscina prolapsa Muscina stabulans Mydaea ancilla Mydaea anicula Mydaea corni Mydaea electa Mydaea humeralis Mydaea nebulosa Mydaea nubila Mydaea orthonevra Mydaea setifemur Mydaea urbana Myospila bimaculata Myospila meditabunda Phaonia aeneiventris Phaonia alpicola Phaonia angelicae Phaonia angulicornis Phaonia apicalis Phaonia atriceps Phaonia bitincta Phaonia cincta Phaonia consobrina Phaonia czernyi Phaonia errans Phaonia erronea Phaonia exoleta Phaonia falleni Phaonia fuscata Phaonia gobertii Phaonia gracilis Phaonia halterata Phaonia hirtifrons Phaonia hybrida Phaonia incana Phaonia jaroschewskii Phaonia jugorum Phaonia laeta Phaonia latifrontalis Phaonia lugubris Phaonia magnicornis Phaonia meigeni Phaonia mystica Phaonia nymphaearum Phaonia pallida Phaonia palpata Phaonia perdita Phaonia pratensis Phaonia rufipalpis Phaonia rufiventris Phaonia scutellata Phaonia serva Phaonia siebecki Phaonia steinii Phaonia subventa Phaonia tiefii Phaonia trimaculata Phaonia tuguriorum Phaonia valida Phaonia villana Phaonia zugmayeriae Spilogona acrostichalis Spilogona aerea Spilogona atricans Spilogona baltica Spilogona brunneisquama Spilogona carbonella Spilogona contractifrons Spilogona denigrata Spilogona depressula Spilogona dispar Spilogona kuntzei Spilogona leucogaster Spilogona litorea Spilogona marginifera Spilogona meadei Spilogona pacifica Spilogona scutulata Spilogona solitariana Spilogona surda Spilogona varsaviensis Spilogona veterrima Stomoxys calcitrans 
 Thricops aculeipes Thricops beckeri Thricops culminum Thricops cunctans Thricops diaphanus Thricops genarum Thricops innocuus Thricops longipes Thricops nigrifrons Thricops nigritellus Thricops semicinereus Thricops simplex Thricops sudeticus</div>

 Nycteribiidae 
У Польщі поширені 11 видів, включаючи:

 Basilia italica Basilia nana Nycteribia kolenatii Nycteribia latreillii Nycteribia vexata Penicillidia dufouri Penicillidia monoceros Одиніїди (Odiniidae)

У Польщі відомо 6 видів:

 Odinia boletina Odinia loewi Odinia maculata Odinia meijerei Odinia xanthocera Neoalticomerus formosus Оводи (Oestridae) 

У Польщі поширені 14 видів:

 Cephenemyia auribarbis Cephenemyia stimulator 
 Cephenemyia ulrichii Gasterophilus haemorrhoidalis Gasterophilus intestinalis Gasterophilus nasalis Gasterophilus pecorum Hypoderma bovis — ґедзь бичачий підшкірний
 Hypoderma diana 
 Hypoderma lineatum 
 Oestromyia leporina Oestrus ovis Pharyngomyia picta Rhinoestrus purpureus Opetiidae 

В Польщі відомий лише один вид:
 Opetia nigra Опомізиди (Opomyzidae) 

У Польщі відомо 13 видів:

 Geomyza apicalis Geomyza breviseta Geomyza combinata Geomyza hendeli Geomyza paganetti Geomyza tripunctata — геоміза трикрапкова
 Geomyza venusta Opomyza florum Opomyza germinationis — опоміза злакова
 Opomyza lineatopunctata Opomyza petrei Opomyza punctata Opomyza punctella Паллоптериди (Pallopteridae)

В Польщі поширено 12 видів:

 Eurygnathomyia bicolor Palloptera bimaculata Palloptera flava Palloptera formosa Palloptera marginata Palloptera umbellatarum Palloptera ustulata Temnosira ambusta Temnosira saltuum Toxoneura basimaculata Toxoneura laetabilis Toxoneura modesta Toxoneura quinquemaculata Toxoneura trimacula Toxoneura usta Toxoneura venusta</div>

 Перисцелідіди (Periscelididae) 
В Польщі відомо 2 види:

 Periscelis annulata Periscelis annulipes Phaeomyiidae 
В Польщі поширені 3 види:

 Pelidnoptera fuscipennis Pelidnoptera leptiformis Pelidnoptera nigripennis Горбатки (Phoridae) 

У Польщі поширені 345 видів горбаток:

 Aenigmatias lubbocki Anevrina curvinervis Anevrina thoracica Anevrina unispinosa Anevrina urbana Borophaga agilis Borophaga carnifrons Borophaga femorata Borophaga incrassata Borophaga irregularis Borophaga okellyi Borophaga subsultans Chaetopleurophora erythronota Chaetopleurophora pygidialis Conicera atra Conicera dauci Conicera floricola Conicera minuscula Conicera similis Conicera tibialis Diplonevra concinna Diplonevra crassicornis Diplonevra florea Diplonevra funebris Diplonevra glabra Diplonevra nitidula Diplonevra unisetalis Diplonevra unispinalis Dohrniphora cornuta Gymnophora arcuata Gymnophora nigripennis Gymnophora quartomolis Hypocera mordellaria Megaselia abdita Megaselia aculeata Megaselia aequalis Megaselia affinis Megaselia albicans Megaselia albicaudata Megaselia alticolella Megaselia altifrons Megaselia analis Megaselia angusta Megaselia angustifrons Megaselia badia Megaselia basispinata Megaselia berndseni Megaselia bovista Megaselia brevicostalis Megaselia breviseta Megaselia breviterga Megaselia buxtoni Megaselia campestris Megaselia chaetopyga Megaselia ciliata Megaselia cinerea Megaselia cinereifrons Megaselia clara Megaselia coacta Megaselia coaequalis Megaselia collini Megaselia communiformis Megaselia conformis Megaselia cothurnata Megaselia crassipes Megaselia dahli Megaselia discetra Megaselia diversa Megaselia dubitalis Megaselia durskae Megaselia eisfelderae Megaselia elongata Megaselia emarginata Megaselia errata Megaselia fenestralis Megaselia flava Megaselia flavicans Megaselia flavicoxa Megaselia frameata Megaselia frontalis Megaselia fumata Megaselia giraudii Megaselia gregaria Megaselia groenlandica Megaselia halterata Megaselia henrydisneyi Megaselia hibernans Megaselia hirticrus Megaselia hirtiventris Megaselia hortensis Megaselia humeralis Megaselia hyalipennis Megaselia hypopygialis Megaselia insons Megaselia intercostata Megaselia involuta Megaselia joannae Megaselia lata Megaselia latifrons Megaselia latior Megaselia longicostalis Megaselia lucifrons Megaselia lutea Megaselia lutescens Megaselia major Megaselia mallochi Megaselia manicata Megaselia marekdurskii Megaselia maura Megaselia meconicera Megaselia meigeni Megaselia minor Megaselia mortenseni Megaselia nasoni Megaselia nigra Megaselia nigriceps Megaselia obscuripennis Megaselia palmeni Megaselia paludosa Megaselia pectoralis Megaselia perfusca Megaselia picta Megaselia pleuralis Megaselia plurispinulosa Megaselia pollex Megaselia posticata Megaselia praeacuta Megaselia producta Megaselia propinqua Megaselia protarsalis Megaselia pseudopicta Megaselia pulicaria Megaselia pumila Megaselia pusilla Megaselia pygmaea Megaselia quadriseta Megaselia rata Megaselia rubella Megaselia rudis Megaselia rufa Megaselia ruficornis Megaselia rufipes 
 Megaselia ruralis Megaselia scutellaris Megaselia sepulchralis Megaselia serrata Megaselia sinuata Megaselia sordida Megaselia spinicincta Megaselia spinigera Megaselia stigmatica Megaselia subcarpalis Megaselia subnudipennis Megaselia subtumida Megaselia sulphuripes Megaselia superciliata Megaselia sylvicata Megaselia tamilandensis Megaselia tarsalis Megaselia teresamajewskae Megaselia trojani Megaselia tumida Megaselia uliginosa Megaselia unicolor Megaselia unguicularis Megaselia ustulata Megaselia variana Megaselia vernalis Megaselia verralli Megaselia woodi Megaselia xanthozona Megaselia zonata Metopina braueri Metopina crassinervis Metopina galeata Metopina heselhausi Metopina oligoneura Metopina perpusilla Phalacrotophora berolinensis Phalacrotophora fasciata Phora atrifrons Phora atra Phora convallium Phora dubia Phora hamata Phora holosericea Phora michali Phora obscura Phora schineri Phora tincta Plastophora rufa Poloniphora bialoviensis Poloniphora leop Pseudacteon formicarum Spiniphora bergenstammi Spiniphora maculata Triphleba antricola Triphleba bifida Triphleba distinguenda Triphleba hyalinata Triphleba intermedia Triphleba lugubris Triphleba luteifemorata Triphleba lyria Triphleba minuta Triphleba nudipalpis Triphleba opaca Triphleba palposa Triphleba papillata Triphleba smithi Triphleba subcompleta Triphleba trinervis Trucidiphora ewadurskae Woodiphora retroversa</div>

 Піофіліди (Piophilidae) 

В Польщі поширені 10 видів:

 Allopiophila luteata Amphipogon flavum Liopiophila varipes Mycetaulus bipunctatus Parapiophila vulgaris Piophila casei 
 Prochyliza nigricornis Prochyliza nigrimana Protopiophila latipes Stearibia foveolata Піпункуліди (Pipunculidae)

В Польщі поширені 56 видів:

 Cephalops aeneus Cephalops annulipes Cephalops braueri Cephalops furcatus Cephalops obtusinervis Cephalops semifumosus Cephalops vestitus Chalarus basalis Chalarus fimbriatus Chalarus latifrons Chalarus spurius Dorylomorpha aczeli Dorylomorpha albitarsis Dorylomorpha clavifemora Dorylomorpha confusa Dorylomorpha extricata Dorylomorpha haemorrhoidalis Dorylomorpha hungarica Dorylomorpha incognita Dorylomorpha infirmata Dorylomorpha maculata Dorylomorpha rufipes Dorylomorpha xanthocera Dorylomorpha xanthopus Eudorylas coloratus Eudorylas electus Eudorylas elephas Eudorylas fascipes Eudorylas fuscipes Eudorylas fusculus Eudorylas inferus Eudorylas kowarzi Eudorylas melanostolus Eudorylas montium Eudorylas obtusicornis Eudorylas ruralis Eudorylas sericeus Eudorylas subfascipes Eudorylas terminalis Eudorylas unicolor Eudorylas zonatus Eudorylas zonellus Jassidophaga pilosa Jassidophaga villosa Nephrocerus flavicornis Nephrocerus scutellatus Pipunculus campestris Pipunculus spinipes Pipunculus thomsoni Pipunculus varipes Pipunculus zugmayeriae Tomosvaryella geniculata Tomosvaryella littoralis Tomosvaryella minima Tomosvaryella sylvatica Verrallia aucta</div>

 Грибні мушки (Platypezidae)

У Польщі поширені 22 види грибних мушок:

 Agathomyia antennata Agathomyia elegantula Agathomyia falleni Agathomyia sexmaculata Agathomyia unicolor Agathomyia viduella Agathomyia wankowiczii Agathomyia zetterstedti Bolopus furcatus Callomyia amoena Callomyia elegans Callomyia speciosa Paraplatypeza atra Platypeza aterrima Platypeza consobrina Platypeza fasciata Platypezina connexa Polyporivora boletina Polyporivora infumata Polyporivora picta Protoclythia modesta Protoclythia rufa</div>

 Сигнальні мухи (Platystomatidae)

У Польщі відомо 4 види:

 Platystoma lugubre Platystoma seminationis Platystoma umbrarum Rivellia syngenesiae Псиліди (Psilidae) 

У Польщі поширені 33 види:

 Chamaepsila atra Chamaepsila audouini Chamaepsila bicolor Chamaepsila buccata Chamaepsila hennigi Chamaepsila humeralis Chamaepsila limbatella Chamaepsila morio Chamaepsila nigra Chamaepsila nigricornis Chamaepsila obscuritarsis Chamaepsila pallida Chamaepsila pectoralis Chamaepsila problematica Chamaepsila rosae 
 Chamaepsila rufa Chamaepsila villosula Chyliza annulipes Chyliza extenuata Chyliza leptogaster Chyliza nova Chyliza vittata Loxocera albiseta Loxocera aristata Loxocera fulviventris Loxocera hoffmannseggi Loxocera nigrifrons Loxocera sylvatica Oxypsila abdominalis Psila fimetaria Psila merdaria Psilosoma audouini Psilosoma lefebvrei</div>

 Pseudopomyzidae 
У Польщі відомий єдиний:

 Pseudopomyza atrimana Пірготиди (Pyrgotidae) 
У Польщі відомо 1 вид:

 Adapsilia coarctata Бекасниці (Rhagionidae) 

В Польщі поширені 29 видів :

 Chrysopilus auratus Chrysopilus aureus Chrysopilus erythrophthalmus Chrysopilus helvolus 
 Chrysopilus luteolus Chrysopilus maerens Chrysopilus nubecula Chrysopilus pullus Chrysopilus splendidus Ptiolina cinereofasciata Ptiolina obscura Ptiolina paradoxa Ptiolina pellitiocornis Rhagio annulatus Rhagio conspicuus Rhagio immaculatus Rhagio latipennis Rhagio lineola Rhagio maculatus Rhagio notatus Rhagio scolopaceus 
 Rhagio strigosus Rhagio tringarius Rhagio tristis Rhagio vitripennis Spania nigra Symphoromyia crassicornis Symphoromyia melanea</div>

 Ринофориди (Rhinophoridae)

У Польщі поширено 17 видів ринофорид:

 Angioneura acerba Angioneura fimbriata Anthracomyia melanoptera Eggisops pechioli Melanomyia nana Melanophora roralis Oplisa oldenbergi Oplisa tergestina Paykullia maculata Phyto discrepans Phyto melanocephala Phyto similis Rhinophora lepida Rhinophorina sarcophagina Stevenia atramentaria Stevenia umbricataa Trichogena rubricosa</div>

 Саркофагіди (Sarcophagidae) 

В Польщі поширені 129 видів саркофагід:

 Agria affinis Agria mamillata Agria monachae Amobia oculata Amobia signata Angiometopa falleni Apodacra pulchra Blaesoxipha cochlearis Blaesoxipha erythrura Blaesoxipha fossaria Blaesoxipha grisea Blaesoxipha lapidosa Blaesoxipha laticornis Blaesoxipha plumicormis Blaesoxipha plumicornis Blaesoxipha pygmaea Blaesoxipha rossica Blaesoxipha ungulata Brachicoma devia Krameromyia albiceps Krameromyia anaces Krameromyia aratrix Krameromyia argyrostoma Krameromyia caerulescens Krameromyia discifera Krameromyia emdeni Krameromyia granulata Krameromyia harpax Krameromyia lunigera Krameromyia nemoralis Krameromyia nigriventris Krameromyia portschinskyi Krameromyia protuberans Krameromyia pseudoscoparia Krameromyia sexpunctata Krameromyia similis Krameromyia socrus Krameromyia soror Krameromyia teretirostris Krameromyia tuberosa Krameromyia villeneuvei Macronychia agrestis Macronychia alpestris Macronychia griseola Macronychia kanoi Macronychia polyodon Macronychia striginervis Metopia argentata Metopia argyrocephala Metopia campestris Metopia grandii Metopia italiana Metopia staegerii Metopia tshernovae Miltogramma aurifrons Miltogramma germari Miltogramma longilobata Miltogramma murina Miltogramma oestracea Miltogramma punctata Miltogramma ruficornis Miltogramma rutilans Miltogramma taeniata Miltogramma testaceifrons Nyctia halterata Oebalia cylindrica Oebalia praeclusa Oebalia unistriata Paramacronychia flavipalpis Phrosinella nasuta Phylloteles pictipennis Protomiltogramma fasciata Pterella convergens Pterella grisea Pterella melanura Ravinia africa Ravinia agnata Ravinia amita Ravinia arcipes Ravinia bulgarica Ravinia crassimargo Ravinia depressifrons Ravinia dissimilis Ravinia filia Ravinia haemorrhoa Ravinia haemorrhoides Ravinia hirticrus Ravinia infantilis Ravinia lederbergi Ravinia melanura Ravinia nigricauda Ravinia noverca Ravinia novercoides Ravinia pandellei Ravinia pauciseta Ravinia pernix Ravinia proxima Ravinia pumila Ravinia rosellei Ravinia schineri Ravinia schuetzei Ravinia strenua Ravinia subulata Ravinia vagans Ravinia vicina Sarcophaga albiceps Sarcophaga anaces Sarcophaga arcipes Sarcophaga caerulescens Sarcophaga carnaria 
 Sarcophaga emdeni Sarcophaga haemorrhoa Sarcophaga incisilobata Sarcophaga lehmani Sarcophaga melanura Sarcophaga moldavica Sarcophaga nigriventris Sarcophaga proxima Sarcophaga pumila Sarcophaga sinuata Sarcophaga socrus Sarcophaga subulata Sarcophaga subvicina Sarcophaga teretirostris Sarcophaga uliginosa Sarcophaga variegata Sarcophila latifrons Senotaina conica Senotainia albifrons Senotainia conica Senotainia puncticornis Senotainia tricuspis Sphenometopa fastuosa Taxigramma elegantula Taxigramma heteroneura Taxigramma hilarella Taxigramma multipunctata Taxigramma siphonina Taxigramma stictica Wohlfahrtia magnifica Wohlfahrtia vigil</div>

 Смітникові мухи (Scathophagidae) 

У Польщі описано 78 видів:

 Acanthocnema glaucescens Acanthocnema latipennis Acanthocnema nigrimana Acerocnema macrocera Acerocnema pokornii Ceratinostoma ostiorum Chaetosa punctipes Cleigastra apicalis Cordilura ciliata Cordilura flavovenosa Cordilura fulvipes Cordilura picipes Cordilura pubera Cordilura pudica Cordilura rufimana Cordilura socialis Cordilura umbrosa Cordilura albipes Cordilura fuscipes Cordilura melanacra Cordilura ustulata Delina carbonaria Delina nigrita Delina veratri Ernoneura argus Gonatherus planiceps Gymnomera tarsea Hydromyza livens Megaphthalma pallida Megaphthalmoides unilineata Microprosopa haemorrhoidalis Microprosopa pallidicauda Micropselapha filiformis Nanna armillata Nanna articulata Nanna brevifrons Nanna fasciata Nanna flavipes Nanna inermis Nanna leucostoma Nanna loewi Nanna mensurata Nanna nigrifrontata Nanna nigriventris Nanna nutans Nanna tibiella Norellia alpestris Norellia armipes Norellia femoralis Norellia lesgiae Norellia liturata Norellia nervosa Norellia spinimana Norellia spinipes Norellia striolata Orthacheta pilosa Parallelomma media Parallelomma paridis Parallelomma vittata Phrosia albilabris Phrosia convallariae Pogonota barbata Scathophaga analis Scathophaga arrogans Scathophaga cineraria Scathophaga furcata Scathophaga inquinata Scathophaga intermedia Scathophaga litorea Scathophaga lutaria Scathophaga obscura Scathophaga scybalaria Scathophaga stercoraria 
 Scathophaga suilla Scathophaga taeniopa Scathophaga tinctinervis Spaziphora hydromyzina Trichopalpus fraterna</div>

 Сценопініди (Scenopinidae) 

У Польщі відомо 5 видів:

 Scenopinus fenestralis 
 Scenopinus glabrifrons Scenopinus griseus Scenopinus niger Scenopinus vitripennis Сциомізиди (Sciomyzidae) 

У Польщі відомо 72 види:

 Anticheta analis Anticheta atriseta Anticheta brevipennis Anticheta nigra Colobaea bifasciella Colobaea distincta Colobaea pectoralis Colobaea punctata Coremacera catenata Coremacera fabricii Coremacera marginata Dichetophora finlandica Dictya umbrarum Ditaeniella grisescens Ectinocera borealis Elgiva cucularia Elgiva divisa Elgiva solicita Euthycera chaerophylli Euthycera fumigata Hydromya dorsalis Ilione albiseta Ilione lineata Limnia paludicola Limnia unguicornis Pelidnoptera fuscipennis Pelidnoptera leptiformis Pelidnoptera nigripennis Pherbellia albocostata Pherbellia annulipes Pherbellia argyra Pherbellia austera Pherbellia brunnipes Pherbellia cinerella Pherbellia dorsata Pherbellia dubia Pherbellia griseola Pherbellia nana Pherbellia obtusa Pherbellia pallidiventris Pherbellia schoenherri Pherbellia sordida Pherbellia stackelbergi Pherbellia ventralis Pherbina coryleti Pherbina intermedia Psacadina verbekei Psacadina vittigera Psacadina zernyi Pteromicra angustipennis Pteromicra glabricula Pteromicra leucopeza Pteromicra oldenbergi Pteromicra pectorosa Renocera pallida Renocera striata Renocera stroblii Sciomyza dryomyzina Sciomyza simplex Sciomyza testacea Sepedon sphegea Sepedon spinipes Tetanocera arrogans Tetanocera elata Tetanocera ferruginea Tetanocera fuscinervis Tetanocera hyalipennis Tetanocera phyllophora Tetanocera punctifrons Tetanocera robusta Tetanocera silvatica Trypetoptera punctulata</div>

 Мурахівкові мухи (Sepsidae)

У Польщі поширені 22 види:

 Meroplius minutus Nemopoda nitidula Nemopoda pectinulata Nemopoda speiseri Saltella sphondylii Sepsis biflexuosa Sepsis cynipsea Sepsis duplicata Sepsis flavimana Sepsis fulgens Sepsis nigripes Sepsis orthocnemis Sepsis punctum Sepsis thoracica Sepsis violacea Themira annulipes Themira leachi Themira lucida Themira minor Themira nigricornis Themira putris Themira superba</div>

 Сфероцериди (Sphaeroceridae)

В Польщі поширений 101 вид:

 Alloborborus pallifrons Apteromyia claviventris Aptilotus paradoxus Bifronsina bifrons Borborillus vitripennis Chaetopodella scutellaris Coproica acutangula Coproica ferruginata Coproica hirticula Coproica hirtula Coproica lugubris Coproica vagans Copromyza equina Copromyza nigrina Copromyza stercoraria Crumomyia fimetaria Crumomyia glabrifrons Crumomyia glacialis Crumomyia nigra Crumomyia nitida Crumomyia notabilis Crumomyia pedestris Crumomyia roserii Elachisoma aterrimum Elachisoma pilosum Gigalimosina flaviceps Gonioneura spinipennis Herniosina bequaerti Ischiolepta crenata Ischiolepta denticulata Ischiolepta micropyga Ischiolepta nitida Ischiolepta pusilla Ischiolepta vaporariorum Leptocera caenosa Leptocera finalis Leptocera fontinalis Leptocera nigra Limosina silvatica Lotophila atra Minilimosina albinervis Minilimosina alloneura Minilimosina fungicola Minilimosina parvula Norrbomia costalis Norrbomia nilotica Norrbomia sordida Opacifrons coxata Opacifrons parvicornis Opalimosina czernyi Opalimosina denticulata Opalimosina liliputana Opalimosina mirabilis Paralimosina fucata Phthitia empirica Phthitia longisetosa Phthitia plumosula Pseudocollinella humida Pseudocollinella septentrionalis Pteremis fenestralis Pullimosina dahli Pullimosina heteroneura Pullimosina meijerei Pullimosina moesta Pullimosina pullula Puncticorpus cribratum Rachispoda anceps Rachispoda breviceps Rachispoda cilifera Rachispoda fuscipennis Rachispoda gel Rachispoda hostica Rachispoda limosa Rachispoda lutosa Rachispoda lutosoidea Rachispoda modesta Rachispoda segem Rachispoda tuberosa Spelobia clunipes Spelobia luteilabris Spelobia nana Spelobia ochripes Spelobia palmata Spelobia parapusio Spelobia pseudosetaria Spelobia rufilabris Spelobia simplicipes Spelobia villosa Sphaerocera curvipes Sphaerocera monilis Spinilimosina brevicostata Svarciella v-atrum Svarciella vitripennis Telomerina flavipes Terrilimosina racovitzai Terrilimosina schmitzi Thoracochaeta brachystoma Thoracochaeta zosterae Trachyopella atomus Trachyopella kuntzei Xenolimosina setaria</div>

 Коловодницеві (Stratiomyidae) 

У Польщі поширені 58 видів:

 Actina chalybea Actina nitens Allognosta vagans Beris chalybata Beris clavipes Beris fuscipes Beris geniculata Beris morrisii Beris strobli Beris vallata Chloromyia formosa Chloromyia speciosa Choriops tibialis Clitellaria ephippium Eupachygaster tarsalis Exodontia dubia Lasiopa villosa Microchrysa cyaneiventris Microchrysa flavicornis Microchrysa polita Nemotelus brevicornis Nemotelus nigrinus Nemotelus notatus Nemotelus pantherinus 
 Nemotelus uliginosus Odontomyia angulata Odontomyia annulata Odontomyia argentata Odontomyia hydroleon Odontomyia microleon Odontomyia ornata Odontomyia tigrina Oplodonthia viridula 
 Oxycera analis Oxycera dives Oxycera fallenii Oxycera leonina Oxycera meigenii Oxycera nigricornis Oxycera pardalina Oxycera pygmaea Oxycera rara Oxycera terminata Oxycera trilineata 
 Pachygaster atra Pachygaster leachii Sargus bipunctatus Sargus cuprarius Sargus flavipes Sargus iridatus Sargus splendens Stratiomys cenisia Stratiomys chamaeleon 
 Stratiomys concinna Stratiomys equestris Stratiomys longicornis Stratiomys potamida Stratiomys ruficornis Stratiomys singularior Zabrachia minutissima</div>

 Стронгилофтальміїди (Strongylophthalmyiidae)

В Польщі поширені 2 види:

 Strongylophthalmyia pictipes Strongylophthalmyia ustulata Повисюхові мухи, дзюрчалки (Syrphidae) 

В Польщі поширено 394 види:

 Anasimyia lineata Anasimyia lunulata Anasimyia transfuga Arctophila bombiformis Arctophila mussitans Baccha elongata Baccha obscuripennis Brachyopa bicolor Brachyopa dorsata Brachyopa panzeri Brachyopa pilosa Brachyopa obscura Brachyopa testacea Callicera aenea Callicera rufa Ceriana conopsoides Chalcosyrphus pannonicus Chamaesyrphus scaevoides Cheilosia aerea Cheliosa alba Cheilosia correcta Cheilosia zetterstedti Cheilosia albipila Cheilosia albitarsis Cheilosia angustipennis Cheilosia antiqua Cheilosia barbata Cheilosia honesta Cheilosia bergenstammi Cheilosia brachysoma Cheilosia caerulescens Cheilosia canicularis Cheilosia carbonaria Cheilosia chloris Cheilosia chrysocoma Cheilosia conops Cheilosia curvinervis Cheilosia curvitibia Cheilosia cynocephala Cheilosia derasa Cheilosia fasciata Cheilosia flavipes Cheilosia fraterna Cheilosia frontalis Cheilosia gagatea Cheilosia gigantea Cheilosia globulipes Cheilosia griselIa Cheilosia grossa 
 Cheilosia hercynie Cheilosia himantopa Cheilosia illustrata 
 Cheilosia impressa Cheilosia impudens Cheilosia insignis Cheilosia intonsa Cheliosa kuznetzovae Cheilosia laeviventris Cheilosia lasiopa Cheilosia latifacies Cheilosia lenis Cheilosia loewi Cheilosia longula Cheilosia melanopa Cheilosia melanura Cheilosia montana Cheilosia morio Cheilosia mutabilis Cheilosia nasutula Cheilosia nigripes Cheilosia omissa Cheilosia orthotricha Cheilosia pagana Cheilosia pallipes Cheilosia pascuorum Cheilosia personata Cheilosia pictipennis Cheilosia pini Cheilosia planifacies Cheilosia polita Cheilosia praecox Cheilosia primulae Cheilosia proxima 
 Cheilosia pubera Cheilosia rhynchops Cheilosia rotundiventris Cheilosia ruficollis Cheilosia rufimana Cheilosia rufipes Cheilosia sahlbergi Cheilosia scanica Cheilosia scutellata Cheilosia semifasciata Cheilosia similis Cheilosia variabilis 
 Cheilosia velutina Cheilosia vernalis Cheilosia vicina Cheilosia vulpina Chrysogaster chalybeata Chrysogaster macquarti Chrysogaster solstitialis Chrysogaster viduata Chrysogaster virescens Chrysotoxum arcuatum Chrysotoxum bicinctum 
 Chrysotoxum cautum Chrysotoxum elegans Chrysotoxum fasciolatum Chrysotoxum festivum Chrysotoxum intermedium Chrysotoxum lineare Chrysotoxum octomaculatum Chrysotoxum vernale Chrysotoxum verralli Dasysyrphus albostriatus Dasysyrphus fruliensis Dasysyrphus hilaris Dasysyrphus lunulatus Dasysyrphus neovenustus Dasysyrphus nigricornis Dasysyrphus tricinctus Dasysyrphus venustus Didea alneti Didea fasciata Didea intermedia Doros conopseus Epistrophella euchroma Episyrphus auricollis Episyrphus balteatus — муха мармеладна
 Episyrphus cinctellus Eriozona syrphoides Eristalis abusivus Eristalis alpinus Eristalis anthophorinus Eristalis arbustorum — бджоловидка лісова
 Eristalis cryptarum Eristalis horticola Eristalis intricarius 
 Eristalis jugorum Eristalis nemorum Eristalis oestraceus Eristalis pertinax Eristalis picea Eristalis pratorum Eristalis rupium Eristalis tenax — бджоловидка звичайна
 Eristalis vitripennis Eristalinus sepulchralis Eumerus flavitarsis Eumerus grandis Eumerus ornatus 
 Eumerus ovatus Eumerus ruficornis Eumerus sabulonum Eumerus strigatus 
 Eumerus tarsalis Eumerus tricolor Eumerus tuberculatus Eupeodes corollae 
 Eupeodes flaviceps Eupeodes latifasciatus Eupeodes latilunulatus Eupeodes lapponicus Eupeodes lundbecki Eupeodes luniger Eupeodes nilseni Eupeodes nitens Eupeodes punctifer Fagisyrphus cinctus Hammerschmidtia ferruginea Helophilus affinis Helophilus bottnicus Helophilus hybridus Helophilus parallelus Helophilus pendulus Heringia heringii Heringia senilis Ischyrosyrphus glaucius Ischyrosyrphus laternarius Ischyrosyrphus liophthalmus Lathyrophthalmus aeneus Lejogaster metallina Lejogaster nigricans Lejogaster splendida Lejops vittatus Leucozona lucorum 
 Mallota cimbiciformis Mallota fuciformis Mallota megilliformis Mallota tricolor Megasyrphus annulipes Melangyna barbifrons Melangyna compositarum Melangyna labiatarum Melangyna lasiophthalma Melangyna lucifera Melangyna pavlovski Melangyna quadrimaculata Melangyna umbellatarum Melanogaster curvistylus Melanogaster hirtella Melanostoma dubium Melanostoma mellinum Melanostoma scalare Meligramma cingulata Meligramma guttata Meligramma triangulifera Merodon aeneus Merodon avidus Merodon constans Merodon equestris 
 Merodon funestus Merodon ruficornis Merodon rufus Mesembrius peregrinus Microdon devius Microdon eggeri Microdon latifrons Microdon mutabilis Myathropa florea Myolepta luteola Myolepta potens Myolepta vara Neoascia aenea Neoascia dispar Neoascia floralis Neoascia geniculata Neoascia interrupta Neoascia obliqua Neoascia podagrica Neoascia unifasciata Neocnemodon fulvimanus Neocnemodon latitarsis Neocnemodon pubescens Neocnemodon verrucula Neocnemodon vitripennis Orthonevra brevicornis Orthonevra elegans Orthonevra frontalis Orthonevra geniculata Orthonevra incisa Orthonevra intermedia Orthonevra nobilis Orthonevra plumbago Orthonevra splendens Orthonevra stackelbergi Paleocera tricincta Paragus albifrons Paragus bicolor Paragus finitimus Paragus haemorrhous Paragus majoranae Paragus quadrifasciatus Paragus tibialis Parasyrphus annulatus Parasyrphus lineola Parasyrphus kirgizorum Parasyrphus macularis Parasyrphus malinellus Parasyrphus nigritarsis Parasyrphus punctulatus Parasyrphus unifasciatus Parasyrphus vittiger Parhelophilus consimilis Parhelophilus frutetorum Parhelophilus versicolor Pipiza austriaca Pipiza bimaculata Pipiza carbonaria Pipiza fasciata Pipiza fenestrata Pipiza festiva Pipiza lugubris Pipiza luteitarsis Pipiza noctiluca Pipiza notata Pipiza quadrimaculata 
 Pipiza signata Pipizella bispina Pipizella varipes Platycheirus albimanus Platycheirus ambiguus Platycheirus angustatus Platycheirus clypeatus Platycheirus discimanus Platycheirus fulviventris Platycheirus immarginatus Platycheirus latimanus Platycheirus manicatus Platycheirus melanopsis Platycheirus ovalis Platycheirus peltatus Platycheirus perpallidus Platycheirus podagratus Platycheirus scambus Platycheirus scutatus Platycheirus sticticus Platycheirus tarsalis Platycheirus transfugus Portevinia maculata Psarus abdominalis — псарус черевастий
 Psilota anthracina Psilota innupta Pyrophaena granditarsa Pyrophaena rosarum Rhingia austriaca Rhingia campestris 
 Rhingia rostrata Scaeva dignota Scaeva pyrastri Scaeva selenitica Sericomyia lappona Sericomyia silentis Spazigaster ambulans Sphaerophoria abbreviata Sphaerophoria batava Sphaerophoria chongjini Sphaerophoria menthastri Sphaerophoria philanthus Sphaerophoria rueppellii Sphaerophoria scripta Sphaerophoria taeniata Sphegina clavata Sphegina clunipes Sphegina klimakowiczi Sphegina latifrons Sphegina sibirica Sphegina spheginea Sphegina verecunda Sphiximorpha subsessilis Spilomyia diophthalma 
 Spilomyia manicata Spilomyia saltuum Syritta pipiens Syrphus attenuatus Syrphus ribesii — сирф перев'язаний
 Syrphus torvus Syrphus vitripennis Temnostoma angustistriatum Temnostoma apiforme Temnostoma bombylans Temnostoma vespiforme 
 Trichopsomyia flavitarsae Triglyphus primus Volucella bombylans 
 Volucella inanis Volucella inflata Volucella pellucens 
 Volucella zonaria Xanthandrus comtus Xanthogramma citrofasciatum 
 Xanthogramma dives Xanthogramma laetum Xanthogramma pedissequum 
 Xylota abiens Xylota caeruleiventris Xylota coeruleiventris Xylota curvipes Xylota femorata Xylota florum Xylota ignava Xylota lenta Xylota meigeniana Xylota nemorum Xylota pigra Xylota rufipes Xylota segnis Xylota sylvarum 
 Xylota tarda Xylota xanthocnema</div>

 Ґедзі (Tabanidae) 

У Польщі поширено 52 види:

 Atylotus fulvus Atylotus loewianus Atylotus plebejus Atylotus rusticus — ґедзь польовий
 Atylotus sublunaticornis Chrysops caecutiens — пістряк лісовий 
 Chrysops divaricatus Chrysops paralellogramus Chrysops pictus Chrysops relictus — пістряк звичайний 
 Chrysops rufipes Chrysops sepulcralis Glaucops hirsutus Heptatoma pellucens Haematopota bigoti Haematopota crassicornis Haematopota italica Haematopota pluvialis 
 Haematopota scutellata Haematopota subcylindrica Hybomitra auripila Hybomitra arpadi Hybomitra caucasica Hybomitra ciureai Hybomitra distinguenda Hybomitra kaurii Hybomitra lundbecki Hybomitra lurida Hybomitra micans Hybomitra montana 
 Hybomitra muehlfeldi Hybomitra nigricornis Hybomitra nitidifrons Hybomitra solstitialis Hybomitra tarandina Pangonius pyritosus Philipomyia aprica Silvius vituli Tabanus autumnalis Tabanus bromius 
 Tabanus bovinus — ґедзь бичачий
 Tabanus cordiger Tabanus glaucopis Tabanus lunatus Tabanus maculicornis Tabanus miki Tabanus paradoxus Tabanus quatuornotatus Tabanus spodopterus Tabanus sudeticus 
 Tabanus tergestinus</div>

 Тахіни (Tachinidae) 

В Польщі відомо понад 500 видів тахін:

 Acemya acuticornis Acemya rufitibia Actia crassicornis Actia dubitata Actia infantula Actia lamia Actia maksymovi Actia nigroscutellata Actia nudibasis Actia pilipennis Admontia blanda Admontia grandicornis Admontia maculisquama Admontia podomyia Admontia seria Admontia stackelbergi Allophorocera ferruginea Allophorocera pachystyla Allophorocera rutila Alsomyia capillata Alsomyia confinis Anthomyiopsis nigrisquamata Aphantorhaphopsis samarensis Aphantorhaphopsis selecta Aphantorhaphopsis siphonoides Aphantorhaphopsis verralli Aphria longilingua Aphria longirostris Aplomya confinis Appendica truncata Athrycia curvinervis Athrycia impressa Athrycia trepida Atylomyia loewi Atylostoma tricolor Bactromyia aurulenta Baumhaueria goniaeformis Baumhaueria tibialis Belida angelicae Belida latifrons Bessa parallela Bessa selecta Besseria anthophila Besseria dimidiata Besseria lateritia Besseria melanura Billaea adelpha Billaea irrorata Billaea kolomyetzi Billaea pectinata Billaea quadrinota Billaea triangulifera Bithia geniculata Bithia glirina Bithia modesta Bithia spreta Blepharipa pratensis Blepharipa schineri Blepharomyia angustifrons Blepharomyia pagana Blepharomyia piliceps Blondelia inclusa Blondelia nigripes Blondelia piniariae Blondelia pinivorae Bothria frontosa Bothria subalpina Brachicheta strigata Brachychaeta strigata Brullaea ocypteroidea Buquetia musca Cadurciella tritaeniata Campylocheta fuscinervis Campylocheta inepta Campylocheta mariae Campylocheta praecox Campylocheta similis Carcelia bombylans Carcelia dubia Carcelia falenaria Carcelia gnava Carcelia iliaca Carcelia laxifrons Carcelia lucorum Carcelia puberula Carcelia rasa Carcelia rasella Carcelia tibialis Carcelina stackelbergi Ceranthia abdominalis Ceranthia lichtwardtiana Ceranthia pallida Ceranthia selecta Ceranthia siphonoides Ceranthia verralli Carcelia bombylans Carcelia dubia Carcelia gnava Carcelia iliaca Carcelia kowarzi Carcelia laxifrons Carcelia lucorum Carcelia rasa Carcelia rasella Carcelia falenaria Carcelia tibialis Carcelina stackelbergi Catharosia flavicornis Catharosia pygmaea Ceromasia rubrifrons Ceromya bicolor Ceromya flaviceps Ceromya flaviseta Ceromya monstrosicornis Ceromya silacea Chetogena fasciata Chetogena filipalpis Chetogena media Chetogena obliquata Chetogena tschorsnigi Chetoptilia puelia Cinohira atra Cistogaster globosa Clairvilla biguttata Clemelis pullata Cleonice callida Cleonice keteli Cleonice nitidiuscula Clytiomya continua Compsilura concinnata Cylindromyia auriceps Cylindromyia brassicaria 
 Cylindromyia brevicornis Cylindromyia crassa Cylindromyia intermedia Cylindromyia interrupta Cylindromyia pilipes Cylindromyia pusilla Cyrtophleba ruricola Cyrtophleba vernalis Cyzenis albicans Cyzenis jucunda Demoticus plebejus Dexia rustica Dexia vacua Dexiosoma caninum Dinera carinifrons Dinera ferina Dinera grisescens Dionaea aurifrons Diplostichus janithrix Drino atropivora Drino bohemica Drino gilva Drino inconspicua Drino lota Drino vicina Dufouria chalybeata Dufouria nigrita Dufouria occlusa Ectophasia crassipennis Ectophasia oblonga Eliozeta helluo Eliozeta pellucens Eloceria delecta Elodia ambulatoria Elodia morio Elomya lateralis Epicampocera succinata Eporomyia kaufmanni Eriothrix accolus Eriothrix apenninus Eriothrix argyreatus Eriothrix micronyx Eriothrix prolixa Eriothrix rufomaculatus Ernestia laevigata Ernestia puparum Ernestia rudis 
 Ernestia vagans Erycia fatua Erycia festinans Erycilla ferruginea Erynnia ocypterata Erythrocera nigripes Estheria bohemani Estheria cristata Estheria petiolata Estheria picta Exorista deligata Exorista fasciata Exorista filipalpis Exorista glossatorum Exorista larvarum 
 Exorista mimula Exorista nova Exorista pratensis Exorista rustica 
 Exorista sorbilans Exorista tubulosa Exorista xanthaspis Euexorista obumbrata Eulapidogaster setifaces Eumea linearicornis Eumea mitis Eurithia anthophila Eurithia caesia Eurithia connivens Eurithia consobrina Eurithia consorbina Eurithia intermedia Eurithia juncta Eurithia vivida Eurysthaea scutellaris Freraea gagatea Frontina laeta Fausta nemorum Gastrolepta anthracina Germaria angustata Germaria ruficeps Gonia capitata Gonia divisa Gonia foersteri Gonia ornata Gonia picea Gonia sicula Gonia simplex Gonia vacua Goniocera schistacea Goniocera versicolor Graphogaster brunnescens Gymnochaeta viridis Gymnocheta magna Gymnocheta viridis Gymnosoma clavatum Gymnosoma costatum Gymnosoma desertorum Gymnosoma dolycoridis Gymnosoma inornatum Gymnosoma nitens Gymnosoma nudifrons Gymnosoma rotundatum Gymnosoma rungsi Halidaya aurea Hebia flavipes Hemimacquartia paradoxa Hemyda obscuripennis Hemyda vittata Hubneria affinis Hyalurgus lucidus Hyleourus eratus Isochaeta cinerea Isochaeta hemichaeta Isochaeta longicornis Kirbya moerens Kirbya unicolor Klugia marginata Labigastrea forcipata Lecanipa bicincta Lecanipa leucomelas Leiophora innoxia Leskia aurea Leucostoma anthracinum Leucostoma simplex Leucostoma tetraptera Ligeria angusticornis Ligeriella aristata Linnaemyia comta Linnaemyia fissiglobula Linnaemyia haemorrhoidalis Linnaemyia impudica Linnaemyia litosiophaga'
 Linnaemyia montshadskyi
 Linnaemyia olsufjevi
 Linnaemyia picta
 Linnaemyia rossica
 Linnaemyia tessellans
 Linnaemyia vulpina
 Litophasia hyalipennis
 Loewia alpestris
 Loewia brevifrons
 Loewia foeda
 Loewia phaeoptera
 Loewia setibarba
 Loewia submetalica
 Lophosia fasciata
 Lydella grisescens
 Lydella lacustris
 Lydella ripae
 Lydella stabulans
 Lydella thompsoni
 Macquartia chalconota
 Macquartia dispar
 Macquartia grisea
 Macquartia nudigena
 Macquartia praefica
 Macquartia pubiceps
 Macquartia tenebricosa
 Macquartia tessellum
 Macquartia viridana
 Macroprosopa atrata
 Masicera pavoniae
 Masicera silvatica
 Masicera sphingivora
 Masistylum arculatum
 Medina collaris
 Medina luctuosa
 Medina melania
 Medina multispina
 Medina separata
 Meigenia dorsalis
 Meigenia grandigena
 Meigenia incana
 Meigenia majuscula
 Meigenia mutabilis
 Meigenia unicinata
 Melisoneura leucoptera
 Microphthalma europaea
 Microsoma exigua
 Microsoma exiguum
 Mintho compressa
 Mintho rufiventris
 Myxexoristops abietis
 Myxexoristops bicolor
 Myxexoristops blondeli
 Myxexoristops bonsdorffi
 Myxexoristops hertingi
 Myxexoristops stolida
 Nemoraea pellucida
 Nemorilla floralis 
 Nemorilla maculosa
 Nilea hortulana
 Nilea innoxia
 Nilea rufiscutellaris
 Nowickia atripalpis
 Nowickia ferox
 Nowickia marklini
 Ocylata pallipes
 Onychogonia cervini
 Onychogonia flaviceps
 Opesia cana
 Opesia descendens
 Opesia grandis
 Oswaldia eggeri
 Oswaldia muscaria
 Oswaldia reducta
 Oswaldia spectabilis
 Pachystylum bremii
 Pales pavida
 Pales processioneae
 Pales pumicata
 Paracraspedonthrix montivaga
 Parasetigena silvestris
 Paratrixia polonica
 Paratryphera barbatula
 Paratryphera bisetosa
 Pelatachina tibialis
 Peleteria ferina
 Peleteria popelii
 Peleteria prompta
 Peleteria rubescens
 Peleteria ruficornis
 Peletieria ferina
 Peletieria popelii
 Peletieria prompta
 Peletieria rubescens
 Peletieria ruficornis
 Periarchiclops scutellaris
 Perichaeta unicolor
 Periscepsia carbonaria
 Pexopsis aprica
 Peteina erinaceus
 Phania curvicauda
 Phania funesta
 Phania speculifrons
 Phania thoracica
 Phasia aldrichi
 Phasia aurigera
 Phasia aurulans
 Phasia barbifrons
 Phasia hemiptera
 Phasia karczewskii
 Phasia obesa
 Phasia pusilla
 Phasia subcoleoptrata
 Phebellia clavellariae
 Phebellia glauca
 Phebellia glaucoides
 Phebellia glirina
 Phebellia nigripalpis
 Phebellia stulta
 Phebellia triseta
 Phebellia villica
 Phenicellia haematodes
 Phorocera assimilis
 Phorocera grandis
 Phorocera obscura
 Phorinia aurifrons
 Phryno vetula
 Phryxe erythrostoma
 Phryxe heraclei
 Phryxe magnicornis
 Phryxe nemea
 Phryxe prima
 Phryxe vulgaris
 Phyllomya procera
 Phyllomya volvulus
 Phyllomyia procera
 Phyllomyia volvulus
 Phytomyptera bohemica
 Phytomyptera canella
 Phytomyptera cingulata
 Phytomyptera lacteipennis
 Phytomyptera nigrina
 Phytomyptera nigroaenea
 Phytomyptera riedeli
 Phytomyptera zonella
 Picconia incurva
 Platymya antennata
 Platymya fimbriata
 Policheta unicolor
 Prosena siberita
 Prosopena nigrigans
 Pseudogonia rufifrons
 Pseudopachystylum gonioides
 Pseudoperichaeta insidiosa
 Pseudoperichaeta nigrolineata
 Pseudoperichaeta palesoidea
 Ptesiomyia alacris
 Ramonda delphinensis
 Ramonda latifrons
 Ramonda plorans
 Ramonda prunaria
 Ramonda spathulata
 Rhaphiochaeta breviseta
 Rhacodinella apicata
 Redtenbacheria insignis
 Rondania cucullata
 Rondania dimidiata
 Rondania fasciata 
 Schineria tergestina
 Senometopia confundens
 Senometopia excisa
 Senometopia pollinosa
 Senometopia separata
 Smidtia conspersa
 Solieria fenestrata
 Solieria inanis
 Solieria pacifica
 Solieria vacua
 Spallanzania hebes
 Spallanzania multisetosa
 Staurochaeta albocingulata
 Strongygaster celer
 Strongygaster globula
 Stomina caliendrata
 Stomina tachinoides
 Sturmia bella
 Subclytia rotundiventris
 Synactia parvula
 Tachina fera 
 Tachina grossa 
 Tachina lurida
 Tachina magnicornis
 Tachina nigrohirta
 Tachina praeceps
 Tachina ursina
 Thelaira leucozona
 Thelaira nigripes
 Thelaira solivaga
 Thelyconychia solivaga
 Thelymorpha marmorata
 Thelymyia saltuum
 Thrixion aberrans
 Timavia amoena
 Trafoia monticola
 Triarthria legeri
 Triarthria setipennis
 Trichactia pictiventris
 Trixa caerulescens
 Trixa conspersa
 Tryphera lugubris
 Vibrissima debilitata
 Vibrissima turrita
 Voria ruralis
 Wagneria costata
 Wagneria cunctans
 Winthemia bohemani
 Winthemia cruentata
 Winthemia erythrura
 Winthemia quadripustulata 
 Winthemia rufiventris
 Winthemia speciosa
 Winthemia variegata
 Winthemia venusta
 Xylotachina diluta
 Zaira cinerea
 Zenillia dolosa
 Zenillia libatrix
 Zeuxia brevicornis
 Zeuxia cinerea
 Zeuxia subapennina
 Zeuxia tessellata
 Zophomyia temula
</div>

Таніпезиди (Tanypezidae)
У Польщі відомий один вид:

 Tanypeza longimana

Осетницеві (Tephritidae) 

У Польщі поширені 34 види:

 Acidia cognata
 Anomoia permunda
 Ceratitis capitata — середземноморська плодова муха
 Cryptaciura rotundiventris
 Euleia heraclei
 Euphranta connexa
 Gonioglossum wiedemanni
 Myoleja caesio
 Myoleja lucida
 Myopites inulaedyssentericae
 Platyparea discoidea
 Platyparea poeciloptera
 Rhacochlaena toxoneura
 Rhagoletis alternata
 Rhagoletis cerasi — муха вишнева
 Rhagoletis meigeni
 Rhagoletis pomonella
 Trypeta artemisiae
 Trypeta hamifera
 Trypeta zoe
 Urophora affinis
 Urophora aprica
 Urophora cardui
 Urophora congrua
 Urophora dzieduszyckii — урофора Дзєдушицького
 Urophora eriolepidis
 Urophora jaceana
 Urophora jaculata
 Urophora quadrifasciata
 Urophora solstitialis
 Urophora stylata
 Vidalia cornuta
 Vidalia spinifrons
 Vidalia spinulosa
</div>

Псевдоктирі (Therevidae) 

У Польщі поширено 28 видів:

 Acrosathe annulata
 Cliorismia ardea
 Dialineura anilis
 Dichoglena nigripennis
 Pandivirilia eximia
 Pandivirilia fuscipennis
 Pandivirilia melaleuca
 Spiriverpa lunulata
 Thereva apicalis
 Thereva brevicornis
 Thereva cincta
 Thereva cinifera
 Thereva circumscripta
 Thereva fulva 
 Thereva handlirchi
 Thereva inornata
 Thereva lanata
 Thereva marginula
 Thereva microcephala
 Thereva neglecta
 Thereva nobilitata 
 Thereva oculata
 Thereva plebeja 
 Thereva praecox
 Thereva rustica
 Thereva strigata
 Thereva unica
 Thereva valida
</div>

Тетиніди (Tethinidae)
У Польщі поширені 8 видів:
 Pelomyia coronata
 Pelomyiella cinerella
 Pelomyia cinerella
 Pelomyiella mallochi
 Tethina cinerea
 Tethina czernyi
 Tethina nigripes
 Tethina strobliana

Мухи-стрічкокрилки (Ulidiidae)

В Польщі поширені 32 види мух-стрічкокрилок:

 Ceroxys hortulana
 Ceroxys urticae
 Dorycera graminum
 Herina frondescentiae
 Herina germinationis
 Herina oscillans
 Herina paludum
 Herina palustris
 Herina parva
 Homalocephala albitarsis
 Homalocephala bimaculata
 Homalocephala biumbrata
 Melieria acuticornis
 Melieria cana
 Melieria crassipennis
 Melieria omissa
 Melieria picta
 Myennis octopunctata
 Otites centralis
 Otites formosa
 Otites guttata
 Otites lamed
 Otites nebulosa
 Otites rivularis
 Physiphora alcae
 Physiphora alceae
 Seioptera vibrans
 Tetanops myopina
 Tetanops sintenisi
 Ulidia erythrophthalma
 Ulidia nigripennis
 Ulidia parallela
</div>

Xylomyidae 
У Польщі відомо 2 види:

 Solva marginata
 Xylomya maculata

Ксилофагіди (Xylophagidae) 

У Польщі поширені 6 видів:

 Coenomyia errans
 Coenomyia ferruginea
 Xylophagus ater
 Xylophagus cinctus
 Xylophagus compeditus
 Xylophagus junki

Примітки 

двокрилі
двокрилі
д